Qui sotto sono elencati tutti i personaggi presente nella saga videoludica Borderlands.

Personaggi giocabili in Borderlands

Mordecai
Mordecai, soprannominato Il Cacciatore, è un personaggio giocabile di Borderlands. È un individuo molto calmo e non si fa prendere dall'ansia quando combatte. Nonostante dimostri una personalità fredda e distaccata è molto legato ai suoi amici e farebbe di tutto pur di salvarli. È estremamente abile nell'uso delle armi da cecchino. Ha l'abitudine di bere spesso. La sua abilità speciale consiste nel lanciare un grosso uccello da preda, di nome Bloodwing (a cui è molto legato), che attacca i nemici. È specializzato con fucili di precisione, revolver e pistole a ripetizione. Originario del pianeta Artemide, all'età di 17 anni vinse una competizione interplanetaria di tiro al bersaglio con un revolver. Gli altri concorrenti, che stavano usando tutti i fucili di precisione, lo accusarono di barare e alla fine lo bandirono dalla competizione per "condotta antisportiva", anche se molti testimoni notarono che non aveva mostrato alcun comportamento antisportivo fino a quando non sono iniziate le accuse. Quando seppe della Cripta su Pandora si reca sul pianeta per cercare qualcosa di stimolante e arricchirsi. Sulla sua testa pende una di taglia di  per possesso di una specie rara ma in Borderlands 2 Jack il Bello modifica la taglia diminuendola a 20$ e mette una taglia di  per Bloodwing.

In Borderlands 2 appare come NPC e si scopre che dopo aver aperto la Cripta il gruppo si è sciolto. Viene trovato dai protagonisti su ordine di Roland per unirsi ai Crimson Raider per sconfiggere Jack il Bello. Dopo averlo aiutato si unirà ai Crimson. Dopo la morte di Roland e il rapimento di Lilith da parte di Jack il Bello diventa il nuovo leader dei Crimson Raider. Supporterà insieme a Brick e ai protagonisti la battaglia finale contro l'esercito di Jack. Dopo aver sconfitto Jack lascia il posto a Lilith.

In Borderlands: The Pre-Sequel appare come NPC dopo aver catturato Athena insieme a Brick, ascolta la sua storia e di come Jack il Bello è salito al potere.

In Tales from the Borderlands appare come NPC. Ambientato dopo gli eventi di Borderlands 2 e prima degli eventi del presente di Borderlands: The Pre-Sequel. Mordecai e Brick cercano di catturare Athena per farla interrogare da Lilith visto che in passato aveva lavorato con Jack il Bello. I due affrontano Athena e Fiona venendo quasi sconfitti ma sul luogo giunge Vallory che li aiuta a sconfiggere Athena e a catturarla. Dopodiché la portano da Lilith iniziando gli eventi del presente di Borderlands: The Pre-Sequel.

In Borderlands 3 appare come NPC. Ambientato sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello. Qui si scopre che dopo la morte di Roland ha creato un team con Brick e Tiny Tina facendosi chiamare "The B-Team". Mordecai qui ha un nuovo uccello d'assalto chiamato Talon. IL team viene assoldato da Wainwright Jakobs per salvare Hammerlock che è stato catturato dai Figli della Cripta sul pianeta Eden-6. Durante la missione assume il nome in codice "Uomo Uccello" anche se lui avrebbe preferito "Uomo Cecchino". Insieme a Brick e Tyna abita in una piccola roccaforte chiamata "Boom Town" e qui affida diverse missioni ai Cacciatori della Cripta scoprendo che lui allenava una ragazzina a diventare una Cacciatrice della Cripta, inoltre Talon è una femmina e ha sta covando un uovo. Insieme ai Crimson Raiders assalta la base dei Gemelli Calypso.

Roland
Roland, soprannominato Il Soldato, è un personaggio giocabile di Borderlands. È un ex soldato dei Crimson Lance. Un individuo di colore molto serio ma giusto nei suoi ideali. Dopo aver abbandonato i Crimson Lance decide di diventare un cacciatore della Cripta. Nonostante non lo ammetta mai, lui è il leader del suo gruppo anche se dice che sono tutti uguali. È il fidanzato di Lilith. Può evocare una torretta-mitragliatrice automatica dotata di scudo energetico. È specializzato nell'utilizzo di fucili d'assalto e a pompa. Ha una taglia di .

In Borderlands 2 appare come NPC. Dopo aver aperto la Cripta su Pandora spunta l'Eridium attirando l'attenzione di Jack il Bello che invade il pianeta assoggettando la popolazione. Roland decide di formare i Crimson Raider per fermare la tirannia di Jack. Passano cinque anni dall'apertura della Cripta e nel frattempo il gruppo di Roland si è sciolto e si lasciato con Lilith. Viene catturato dagli uomini di Jack per poi essere salvato dai protagonisti per ordine di Lilith. Dopo essere ritornano a Sanctuary, sede dei Crimson Raider, ritorna a comandare il suo esercito e chiede l'aiuto dei suoi amici Brick e Mordecai. Dopo aver scoperto i piani di Jack per risvegliare il Guerriero, insieme ai protagonisti e a Lilith tentano di fermare Jack liberando Angelo, la figlia del dittatore che li ha aiutati a trovare la Cripta e a sventare i piani del padre. Dopo aver liberato Angelo, che tuttavia perisce poco dopo, Jack furioso uccide Roland e rapisce Lilith. Nel DLC Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina Tiny decide di creare un avatar di Roland in sua memoria chiamandolo Il Cavaliere Bianco. Alla fine del DLC viene eretta una statua in sua memoria su Pandora.

In Borderlands: The Pre-Sequel appare come NPC. Ambientato cinque mesi dopo la fine di Borderlands Roland e Lilith partono in vacanza su Elpis, la luna di Pandora. Qui aiutano Jack, ancora non salito al potere e diventato un dittatore, a salvare la popolazione di Elpis dalla distruzione del colonnello Zarpedon. Dopo aver capito i piani di Jack, distruggono l'occhio del Distruttore e fuggono su Pandora.

In Borderlands 3 non appare mai essendo deceduto, tuttavia attorno alla statua che hanno costruito in suo onore hanno creato un piccolo villaggio denominandolo Roland Rest.

È in produzione un lungometraggio basato su Borderlands e il personaggio di Roland sarà interpretato da Kevin Hart.

Lilith
Lilith, soprannominata La Sirena, è un personaggio giocabile di Borderlands. È una giovane ragazza con dei capelli corti rossi e dei tatuaggi sulla parte sinistra del corpo. È una Sirena e come le altre della sua specie possiede dei poteri mistici. È la fidanzata di Roland. Capace di entrare in uno stato chiamato "Andatura Di Fase" che le permette di diventare invisibile per avvicinarsi al nemico indisturbata, muovendosi a velocità raddoppiata. Inoltre ogni volta che il suo potere si attiva o si disattiva genera un'esplosione che danneggia gli avversari attorno. Predilige armi elementali. Ha una taglia di  e sul suo manifesto di taglia non è raffigurata la sua faccia, ma il suo seno.

In Borderlands 2 appare come NPC. Dopo aver aperto la Cripta su Pandora spunta l'Eridium attirando l'attenzione di Jack il Bello che invade il pianeta assoggettando la popolazione. Nel frattempo il rapporto tra Lilith e Roland peggiora e i due si lasciano. Ella comincia a creare problemi a Jack il Bello per i fatti suoi con lo pseudonimo di Aquila di Fuoco. Nel frattempo scopre che se mangia dell'Eridium i suoi poteri si incrementano avendo effetti collaterali rimanendo priva di forza per diversi minuti. Viene trovata dai protagonisti e ritorna a Sanctuary. Insieme a Roland riunisce il suo gruppo e comincia a ideare un piano per sconfiggere Jack il Bello. Dopo aver scoperto i piani di Jack per risvegliare il Guerriero, insieme ai protagonisti e a Lilith tentano di fermare Jack liberando Angelo, la figlia del dittatore che li ha aiutati a trovare la Cripta e a sventare i piani del padre. Dopo aver liberato Angelo, che tuttavia perisce poco dopo, Jack furioso uccide Roland e rapisce Lilith. Ella viene usata al posto di Angelo per risvegliare il Guerriero. Dopo aver risvegliato il guerriero assiste alla disfatta dell'antico guardiano e dell'uccisione di Jack il Bello da parte dei protagonisti.

In Borderlands: The Pre-Sequel appare come NPC. Dopo la sconfitta di Jack il Bello, Brick e Mordecai catturano Athena e Lilith la interroga per sapere come Jack è salito al potere. Durante il racconto si scopre che cinque mesi dopo la fine di Borderlands, Roland e Lilith sono andati in vacanza su Elpis, la luna di Pandora, e qui aiutano Jack, ancora non salito al potere e diventato un dittatore, a salvare la popolazione di Elpis dalla distruzione del colonnello Zarpedon. Dopo aver capito i piani di Jack, distruggono l'occhio del Distruttore e fuggono su Pandora. Tuttavia Lilith segue Jack all'interno della Cripta su Elpis e mentre è intento ad avere delle visioni sul Guerriero, ella si scaglia contro di lui colpendo in faccia lasciandogli una cicatrice sul volto che lo rende cieco all'occhio sinistro. Finito il racconto Lilith decide di giustiziare Athena ma viene salvata da un antico Eridiano dicendo che la guerra è vicina.

In Borderlands 3 appare come NPC. Sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello, Lilith è diventata la nuova leader dei Crimson Raider ed l'Eroina di Pandora. Con il suo gruppo inizia una guerra contro i Gemelli Calypso che formano un nuovo gruppo chiamato "Figli della Cripta" che hanno intenzione di trovare tutte le mappe delle Cripte e impadronirsi dei loro poteri. Lilith accoglie i nuovi cacciatori della cripta, qui ella li istruisce presentando il suo gruppo. Dopo aver salvato Vaugh e recuperato la mappa di una delle cripte, ella ordina ad Ellie di preparare la loro astronave per recarsi su Promethea per cercare la cripta. Lilith con i suoi poteri recupera tutti i Crimson Raider e li porta sull'astronave ma prima di partire affronta i gemelli Calypso e Tyreen con i suoi poteri da Sirena assorbe i poteri di Lilith rendendola di fatto una normale essere umano. Dopo essere stata salvata dai cacciatori della Cripta sale sull'astronave e partono per cercare le cripte in tutta la galassia. Lilith decide di allearsi con Rhys e l'Atlas Corporations e qui lo aiuta a sconfiggere il suo rivale Katagawa Jr. alleato dei Calypso, dopodiché Rhys li ha aiutati a trovare i tre frammenti di chiave della Cripta di Promethea. Aperta la cripta Rhys supporta le sue truppe ai Crimson Raider, dopodiché Lilith ordina di recarsi su Eden-6 alleandosi con Wainwright Jakobs e Hammerlock. Recuperati i pezzi della Cripta di Eden-6 e ucciso la creatura guardiana, Tannis viene rapita e Lilith ordina di liberarla. Una volta libera assalta la base dei Gemelli Calypso con tutti i Crimson Raider. Dopo aver ucciso Troy scoprono che la Grande Cripta è Pandora stessa. Tyreen dopo essere fuggita fa cadere accidentalmente un registratore ECHO che questi comincia a chiedere aiuto a chiunque si trovi nei paraggi. I Crimson Raider scoprono che si tratta di Typhon DeLeon e si recano sul pianeta natale degli Eridiani, Nekrotafeyo. Dopo aver attivato la Macchina per fermare il Distruttore, sul luogo giunge Tyreen che distrugge la macchina e uccide Typhon. Lilith e i Crimson Raider tornano su Pandora e invia i Cacciatori della Cripta a uccidere Tyreen, diventata il Distruttore. Morta Tyreen, Lilith riacquista i suoi poteri e vola verso Elpis impedendo che questi distrugga Pandora. Con tale azione Lilith perde la vita e lascia impresso su Elpis il suo simbolo di aquila di fuoco.

È in produzione un lungometraggio basato su Borderlands e il personaggio di Lilith sarà interpretato da Cate Blanchett.

Brick
Brick, soprannominato Il Berserker, è un personaggio giocabile di Borderlands. È un individuo molto grosso con un fisico molto muscoloso. Possiede diverse cicatrici sul volto e dei piercing. Nonostante la natura minacciosa vuole molto bene ai suoi amici e ammette di essere un amante degli animali. Può entrare nella modalità berserk che gli permette di eseguire potentissimi attacchi in mischia per fracassare chiunque gli si pari davanti. Predilige le armi esplosive e i suoi pugni. Originario del pianeta Monetius e si reca sul pianeta Pandora per scoprire i segreti della Cripta per arricchirsi. Ha una taglia di  tuttavia in Borderlands 2 la sua taglia diventa di .

In Borderlands 2 appare come NPC e si scopre che dopo aver aperto la Cripta il gruppo si è sciolto. Qui Brick fonda una banda di criminali chiamati Slab. Cinque anni dopo, Roland invia i protagonisti nel loro covo per chiedere l'aiuto di Brick e della sua banda. Dopo aver affrontato numerosi nemici Brick decide di aiutare il suo amico. Supporterà insieme a Mordecai i protagonisti nella battaglia finale contro l'esercito di Jack.

In Borderlands: The Pre-Sequel appare come NPC dopo aver catturato Athena insieme a Brick, ascolta la sua storia e di come Jack il Bello è salito al potere.

In Tales from the Borderlands appare come NPC. Ambientato dopo gli eventi di Borderlands 2 e prima degli eventi del presente di Borderlands: The Pre-Sequel. Mordecai e Brick cercano di catturare Athena per farla interrogare da Lilith visto che in passato aveva lavorato con Jack il Bello. I due affrontano Athena e Fiona venendo quasi sconfitti ma sul luogo giunge Vallory che li aiuta a sconfiggere Athena e a catturarla. Dopodiché la portano da Lilith iniziando gli eventi del presente di Borderlands: The Pre-Sequel.

In Borderlands 3 appare come NPC. Ambientato sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello. Qui si scopre che dopo la morte di Roland ha creato un team con Brick e Tiny Tina facendosi chiamare "The B-Team". IL team viene assoldato da Wainwright Jakobs per salvare Hammerlock che è stato catturato dai Figli della Cripta sul pianeta Eden-6. Durante la missione assume il nome in codice "Bisteccone". Insieme a Mordecai e Tyna abita nella piccola roccaforte chiamata "Boom Town". Tempo dopo affida diverse missioni ai Cacciatori della Cripta e insieme ai Crimson Raiders assalta la base dei Gemelli Calypso.

Personaggi giocabili in Borderlands 2

Salvador
Salvador, soprannominato Il Gunzerker, è un personaggio giocabile di Borderlands 2. Uomo con un fisico molto muscoloso nonostante non sia molto alto. È molto volgare e ama sparare. Salvador è un pistolero, un personaggio abbastanza comune su Pandora se non fosse per la furia che lo assale quando cominciano a volare proiettili. L'abilità di classe è Gunzerkare, che lo rende capace di utilizzare due armi contemporaneamente (per esempio: un fucile d'assalto ed un fucile a pompa, oppure due tipi diversi di pistola per ogni mano, ecc.) e gli permette di rigenerare munizioni ed energia per tutta la durata dell'abilità, creando un fitto sbarramento di fuoco. Salvador ha 36 anni ed è nato su Pandora. A causa del suo uso eccessivo di steroidi gli hanno impedito di diventare alto tuttavia possiede un fisico molto tonico. Nonostante il suo amore per l'eccessiva violenza fosse rivolto a banditi e criminali, Salvador stava per essere giustiziato dalla gente della sua città natale di Ovejas per le sue azioni quando arrivò una squadra. Egli li massacrò e da loro seppe dell'esistenza di una nuova cripta, così cominciò a mettersi alla ricerca di quest'ultima fino ad unirsi ai Crimson Raider per sconfiggere Jack il Bello. Possiede una taglia di 99.000.000.000,99 $ per diversi crimini tra cui omicidio, furto, incendio doloso, distruzione di proprietà, trasgressione, cannibalismo, indecenza pubblica e volgarità.

Nel DLC Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina i nani posseggono la stessa faccia di Salvador.

In Borderlands 3 non appare mai, tuttavia nel DLC Armi, Amore e Tentacoli: Il matrimonio di Wainwright e Hammerlock si vede un suo poster nel bar della locanda dove ha una lunga lista di debiti per i numerosi alcolici consumati.

Zer0
Zer0, soprannominato l'Assassino, è un personaggio giocabile di Borderlands 2. Un ninja misterioso che indossa una tuta mimetica completamente nera e un casco che copre completamente la faccia non mostrandola. Possiede una katana laser. Zer0 è un misterioso ninja che parla esclusivamente in haiku. L'abilità di classe consiste nel generare un ologramma che attirerà l'attenzione dei nemici mentre Zero diventerà invisibile, abilità utile per fuggire o colpire alle spalle gli avversari. Secondo il suo poster ricercato e le sue registrazioni ECHO personali, compie sia omicidi politici che hit comuni. A seguito di un assassinio particolarmente insoddisfacente in cui il bersaglio non riesce a reagire, nonostante sia stato incoraggiato da Zer0 a farlo, l'assassino inizia a cercare un ambiente più stimolante. Un giorno in un bar sente dell'esistenza delle Cripte su Pandora e si reca sul pianeta per avere nuove sfide e qui si unisce ai Crimson Raider per combattere Jack il Bello. Ha una taglia di .

In Tales from the Borderlands appare come NPC. Ambientato dopo la sconfitta di Jack il Bello, Zer0 riceve una missione da Moxxi, ovvero recuperare il nucleo di Gortys dai banditi di Bossanova. Durante la sua missione incontra per la prima volta Rhys e Vaughn e li aiuta a scappare. Bossanova mette una taglia di  su Zer0, alla fine quest'ultimo riesce ad uccidere il capo dei banditi ma non riesce a recuperare il nucleo. Se il giocatore identifica Fiona come Cacciatrice di una Cripta, Zer0 sarà disponibile nella battaglia finale contro Il Viaggiatore.

In Borderlands 3 appare come NPC e qui si scopre che dopo la sconfitta di Jack il Bello lascia i Crimson Raider e si reca sul pianeta Promethea e qui diventa un soldato di Rhys nonché suo assassino privato e migliore amico. Quando la Maliwan, guidata da Katagawa Jr., inizia a creare disordine sul pianeta, Zer0 guida la resistenza e quando sul pianeta giungono i cacciatori della Cripta egli li supporta nella battaglia contro la Megamente, dopodiché Zer0 ritorna alle sue mansioni per salvare Promethea dai Maliwan e assegnerà ai protagonisti delle missioni di assassinio. Dopo la morte di Maya, si trasferisce sull'astronave Sanctuary III per aiutare i Crimson Raider a sconfiggere definitivamente i Gemelli Calypso e vendicare l'amica.

Maya
Maya, soprannominata La Sirena, è un personaggio giocabile di Borderlands 2. È una delle sei Sirene presenti nella serie. Come le altre sirene, possiede dei tatuaggi sulla parte sinistra del suo corpo. È una giovane ragazza molto attraente con dei capelli a caschetto azzurri. Come Lilith, Maya è in grado di utilizzare dei poteri legati in qualche modo all'Eridium ed alla leggenda della Cripta. L'abilità di classe consiste nel Blocco di Fase. Questo permette a Maya di immobilizzare i nemici all'interno di un campo di forza, infliggendogli danni o rendendoli inoffensivi per un certo lasso di tempo. Nata sul pianeta Athena, dopo che le furono scoperti i poteri da Sirena venne inserita nell'Ordine della Tempesta che volevano utilizzare i suoi poteri per i loro scopi. Una volta adulta lasciò l'ordine per vivere la sua vita e piena di avventura come voleva e si recò su Pandora per scoprire di più sui suoi poteri e la connessione con il materiale chiamato Eridium. Qui si unisce ai Crimson Raider per combattere Jack il Bello. Durante la sua permanenza su Pandora instaura un'amicizia con Krieg vedendo in lui la sua vera natura e che in realtà non è cattivo. Da quel momento Krieg s'innamora di Maya cercando di diventare una persona migliore. Maya lo ha soprannominato "Bestione" in senso affettivo. Ha una taglia di  solamente perché è una Sirena.

In Borderlands 3 appare come NPC. Sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello, Maya lascia i Crimson Raider e ritorna sul suo pianeta natale, Athenas, per mantenere la pace sul suo mondo. Qui diventa la grande sacerdotessa dell'Ordine della Tempesta cambiando le regole e prende come allieva una ragazzina di nome Ava che ha come aspirazione di diventare un cacciatore della cripta. Maya istruisce Ava affinché un giorno ella possa ricevere i poteri di Sirena di Maya. Quando la Maliwan attacca Athenas, Maya con i suoi adepti affronta il nemico e viene supportata dai Cacciatori della Cripta mandati da Lilith per aiutarla. Maya collaborare con i cacciatori e insieme sconfiggono il Generale Trunth. Dopo l'uccisione di quest'ultimo, Maya con i suoi poteri apre il tempio antico che il suo ordine protegge da secoli e recupera un frammento della chiave della Cripta di Promethea, dopodiché sale sull'astronave Sanctuary III con Ava per aiutare i suoi vecchi compagni a sconfiggere i gemelli Calypso. Dopo aver recuperato i tre frammenti della Cripta di Promethea, i protagonisti insieme a Maya aprono la Cripta e affrontano la creatura che si trova all'interno chiamata "Il Furibondo". Dopo averla uccisa sul luogo giunge Ava che era curiosa di vedere com'è fatta una Cripta. Mentre i protagonisti entrano nella Cripta per conoscerne i segreti, sul luogo giungono i Gemelli Calypso. I due hanno una colluttazione con Maya ed essa alla fine viene uccisa da Troy che assorbe i suoi poteri fino a farla scomparire.

Axton
Axton, soprannominato Il Commando, è un personaggio giocabile di Borderlands 2. È un ex soldato come Roland e indossa ancora la classica uniforme da soldato. Axton è un ex-militare, un disertore in cerca di fortuna con discrete competenze tecniche e meccaniche. La sua abilità di classe consiste nel dispiegare una torretta automatizzata Sabre, una versione pesante e modulare della torretta utilizzata da Roland nel primo gioco della serie. Axton trascorse dieci anni con la forza militare Dahl, raggiungendo il grado di sergente. Dopo che la sua ricerca della gloria personale e il disprezzo per gli ordini portarono a numerose missioni compromesse, sua moglie e l'ufficiale comandante Sarah lo licenziò e divorziò da Axton per la sua cattiva condotta. Axton da allora divenne un mercenario viaggiando in vari pianeti e quando scoprì l'esistenza di una Cripta su Pandora lo attirò per guadagnare ancora più soldi sebbene il lavoro da mercenario lo arricchì molto. Sul pianeta si unì ai Crimson Raider per combattere contro Jack il Bello. Ha una taglia di .

In Borderlands: The Pre-Sequel appare come NPC nel DLC Assalto all'Holodome dove ascolta la storia di Athena.

Gaige
Gaige, soprannominata La Mechromante, è un personaggio giocabile di Borderlands 2 solo se si è in possesso del contenuto aggiuntivo Premiere Club: Mechromancer Pack. Gaige è un'adolescente ribelle con il pallino della robotica e della cibernetica. Abile nel costruire robot e si veste in modo molto maschiaccio. Il suo braccio sinistro è robotico. La sua abilità di classe le permette di teletrasportare istantaneamente un robot da combattimento customizzato chiamato Deathtrap che l'aiuta nei combattimenti e la segue fedelmente ovunque vada. È una studentessa di liceo sul pianeta Eden-5 e come molti adolescenti è iscritta a molti social tra cui Twitter e rilascia molte interviste ECHO. Grazie ai social media seppe dell'esistenza di Pandora, dell'Eridium e dei Cacciatori della Cripta trovandoli molto affascinanti definendolo il periodo migliore della sua vita. Al liceo ha creato il suo robot personale chiamato Deathtrap che l'aveva costruito in primis per combattere il bullismo. Per migliorare le prestazioni di Deathtrap si amputò il braccio sinistro mettendosi una protesi robotica per controllarlo meglio. Gaige voleva mostrare Deathtrap al concorso di scienza della sua scuola ma la sua rivale Marcie che voleva vincere a tutti i costi utilizzò i soldi di suo padre per corrompere i giudici mostrando loro un robot difettoso basato sui primi progetti di Deathtrap di Gaige che in precedenza Marcie aveva rubato. Il robot di Marcie non essendo ancora perfetto massacrò i giudici e Marcie. Gaige fu ritenuta responsabile del massacro e fu espulsa dal liceo nonché arrestata. Suo padre tuttavia non la riteneva responsabile e l'aiutò a fuggire e le consigliò di lasciare il pianeta. La ragazza seppur a malincuore dovette lasciare Eden-5 e la sua famiglia. L'incidente alla fiera era stato ripreso e pubblicato su internet, così facendo la sua notorietà era aumentata e le forze dell'ordine gli assegnarono una taglia sulla testa spropositata. La ragazza col suo robot giunse su Pandora e si unì ai Crimson Raider diventando una Cacciatore della Cripta e insieme ai suoi nuovi compagni iniziò una guerra contro Jack il Bello. Possiede una taglia di  la più alta apparsa in tutta la serie per la costruzione di armi illegali.

In Borderlands: The Pre-Sequel appare come NPC nel DLC Assalto all'Holodome dove ascolta la storia di Athena.

In Borderlands 3 Gaige appare nel DLC Armi, Amore e Tentacoli: Il matrimonio di Weinwright e Hammerlock. Sette anni dopo la sconfitta di Jack il bello, Gaige non fa più parte dei Crimson Raider e viaggia per la galassia per conto suo. Decide di aiutare Hammerlock per il suo matrimonio diventando la wedding planer. Ella insieme ad Hammerlock scelgono la location, ovvero il pianeta di ghiaccio Xylorgus dove si trova la carcassa di un'enorme mostro tentacolare. Giunta sul pianeta incontra i primi invitati, ovvero i nuovi Cacciatori della Cripta e insieme si recano all'albergo dove si terrà la cerimonia. Dopo che Wainwright viene maledetto, Gaige aiuta i cacciatori a liberarlo e li indirizza nella vecchia astronave DAHL per cercare il cuore di Gythian per risvegliare Waiwright. Durante la missione invia Deathtrap e questi rischia di morire ma in realtà ottiene un aggiornamento rendendolo Deathtrap 2.0 e ancora più potente. Tornati alla Loggia i Cacciatori della Cripta scoprono che Weinwright è fuggito e insieme a Gaige si mettono alla sua ricerca scoprendo che si è recato nella villa abbandonata del paese. Gaige tiene a bada i nemici mentre i cacciatori entrano. Dopo aver liberato Weinwright e sconfitto il maleficio possono presenziare al matrimonio e Gaige chiede al cacciatore di recuperare i fuochi d'artificio per poi lanciarli come regalo ai novelli sposi.

Krieg
Krieg, soprannominato Lo Psycho, è un personaggio giocabile di Borderlands 2 solo se si è in possesso del contenuto aggiuntivo Psycho and Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack. Krieg è uno dei tanti derelitti che popolano le regioni disagiate e senza legge di Pandora. Come recita il nome della sua classe, appartiene a quello strato di popolazione che, esposta alle radiazioni ed all'ambiente ostile, ha sviluppato una vera e propria psicosi delirante e violenta. L'abilità di classe è Distruzione affilata, che gli consente di entrare in uno stato di furia sanguinaria ed aumenta notevolmente il danno del suo attacco in mischia. Krieg non parla ma fa solo versi come quelli della sua razza. Originario di Pandora ed è nato da una famiglia di banditi e fin da piccolo ha subito abusi dalla madre che lo considerava debole. Alla fine Krieg è cresciuto diventando uno dei membri più forti della sua famiglia e di Pandora, tuttavia viene catturato dalla Hyperion Corporation e sottoposto a esperimenti da parte del dottor Benedict. Quest'ultimo con i suoi orribili esperimenti trasformava le sue cavie quelle che poi sarebbero diventati degli Psyco, esseri umani privi di qualsiasi volontà e spinti solo dal desiderio di distruggere avendo perso ogni sanità mentale. Krieg insieme ad altri pazienti era uno dei pochi che non moriva e veniva continuamente sottoposto a esperimenti disumani, tuttavia a differenza degli altri Psyco egli aveva ancora una piccola parte di sanità mentale dentro di lui che cominciò a chiamarla "Voce Interiore". Un giorno il dottor Benedict aveva portato nuove cavie, ovvero dei bambini, questo fatto ha scatenato una furia in Krieg che è riuscito ad evadere e a uccidere il dottor Benedict per impedire che facesse del male ai bambini. Una volta libero la sua mentalità da Psyco prese il sopravvento e cominciò a vagare per Pandora comportandosi come tutti gli altri Psyco alternandosi in comportamenti sensati e insensati grazie alla "Voce Interiore". Parla in modo strano dicendo frasi senza alcun senso ma in realtà vuole dire qualcosa di sensato. Un giorno mentre vagava per Pandora arriva a una stazione ferroviaria e incontra Maya. Rimane affascinato dalla sua bellezza cercando di parlarle ma la sua pazzia prevale e fa intendere alla Sirena che la vuole uccidere ed ella lo attacca. Tuttavia dei banditi stanno per colpire Maya alle spalle senza che lei se ne accorga e Krieg riesce a controllare la sua pazzia riuscendo a salvarla. In quel frangente Maya vede la vera natura di Krieg capendo che in realtà lui non è cattivo. Maya decide di presentarlo ai Crimson Raider e alla fine Krieg si unisce al gruppo nella guerra contro Jack il Bello. Da quel momento Krieg s'innamora di Maya ritenendola la sua salvatrice perché lei è stata l'unica a capire la sua vera natura, gli ha dato uno scopo di vita, gli ha presentato nuovi amici. Da quel momento Krieg si allena ogni giorno per imparare a controllare la sua personalità. Dopo la caduta di Jack il Bello Maya lascia Pandora promettendo a Krieg che si sarebbero rivisti. Da quel momento lo Psyco grazie a Tiny Tina si allena per cercare di formulare frasi sensate per prepararsi al ritorno di Maya. Ha una taglia di .

In Borderlands 3 è possibile trovare delle registrazioni ECHO su come Krieg riveli i suoi sentimenti per Maya e su come cerchi di controllare la sua malattia per lei. Tra le registrazioni si possono trovare anche quelle in cui Tiny Tina lo ha istruito insegnandogli a parlare. Nel DLC Psyco Krieg e il fantastico sconquasso Tannis collega i Cacciatori della Cripta al cervello di Krieg per scoprire cosa si nasconde a Cripthalla e allo stesso tempo curare Krieg. I Cacciatori della Cripta dentro la mente di Krieg scoprono che egli è diviso in due personalità: Krieg Sano e Psyco Krieg. I cacciatori insieme a Krieg Sano convincono Psyco Krieg ad aiutarli ad entrare a Cripthalla e una volta finito Tannis avrebbe inserito Krieg Sano in un corpo nuovo. Psyco Krieg accetta e rivela che per entrare a Cripthalla devono recuperare dei pezzi di una statua raffigurante Krieg: la motoascia, la maschera da psyco e il guantone. Mentre si esplorano i suoi ricordi i Cacciatori della Cripta scoprono diverse cose sul fatto di Krieg, infatti lui ha paura di non essere ben accettato dai Crimson Raider cosa non vera, inoltre ha paura di dimenticarsi di Maya. Krieg Sano e Psyco Krieg sono in disaccordo su molte cose ma su Maya sono perfettamente in sintonia e cercano sempre di non dimenticarla. Dopo aver tutti i pezzi della statua entrano finalmente a Cripthalla e qui scoprono che all'interno c'è un enorme Psyco che è la rabbia stessa di Krieg. I cacciatori con l'aiuto dei due Krieg lo sconfiggono e depredano Cripthalla. Krieg Sano capisce che per tutto quel tempo Psyco Krieg lo ha tenuto alla larga da Cripthalla per proteggerlo altrimenti sarebbero diventato un Psyco privo di memoria. Krieg Sano e Psyco Krieg alla fine si riappacificano e capiscono che nessuno dei due può fare a meno dell'altro e che sono entrambi la medesima persona e insieme creeranno dei nuovi ricordi e un nuovo futuro con il ricordo di Maya.

È in produzione un lungometraggio basato su Borderlands e il personaggio di krieg sarà interpretato da Florian Munteanu.

Personaggi giocabili in Borderlands: The Pre-Sequel

Nisha
Nisha, soprannominata La Pistolera, è un personaggio giocabile di Borderlands: The Pre-Sequel ed un boss opzionale di Borderlands 2. È una pistolera vestita come nel vecchio west. Ha un aspetto da Giustiziera del West e brandisce due pistole. È la fidanzata di Jack il Bello e grazie a lui è diventata lo Sceriffo di Lynchwood. Nisha ha trascorso un'infanzia molto travagliata, sua madre infatti la picchiava spesso e a volte gli lanciava anche oggetti addosso. Con questa cosa Nisha poté allenarsi per migliorare i suoi riflessi. Un giorno suo padre le regalò un cane e Nisha legò tantissimo con l'animale ma o fu morso da un animale radioattivo. Non si videro effetti collaterali fino a che un giorno la madre di Nisha provò a spararle, ma beccò il suo cane, che lì subì una mutazione e nel momento stesso attaccò Nisha. Il cane fu abbattuto e sua madre si mise a ridere vedendo che aveva tentato di uccidere sua figlia. Gli anni passavano e Nisha sviluppò interesse nell'uccidere i banditi, guadagnandosi il soprannome di "Bandito che uccide i banditi". Le sue azioni attirarono l'attenzione di Jack che la reclutò insieme ad Athena, Wilhem e un Claptrap per cercare la Cripta situata su Elpis.

Appare la prima volta come Boss opzionale in Borderlands 2 dove dà una taglia ai cacciatori della cripta giunti a Lynchwood. Dopo varie peripezie affronta personalmente i protagonisti, ma alla fine viene uccisa.

In Borderlands: The Pre-Sequel ambientato cinque mesi dopo la fine di Borderlands, appare come personaggio giocabile. Qui viene contattata da Jack insieme a Wilhelm, Athena e Claptrap, dove viene condotta su Elpis per cercare la Cripta su tale luogo. Una volta aperta la Cripta Jack diviene Jack il Bello e Nisha si fidanza con lui e diviene uno dei suoi sgherri.

Athena
Athena, soprannominata La Gladiatrice, è un personaggio giocabile di Borderlands: The Pre-Sequel. È un'ex assassina dei Crimson Lance e di conseguenza è un abile combattente. Possiede un'armatura robotica che la fa assomigliare ad una gladiatrice. Utilizza uno scudo in grado di assorbire i colpi e può usare come arma da scagliare contro i nemici. Utilizza una spada anche come arma. Dopo aver conosciuto Springs su Elpis all'inizio Athena è un po' infastidita sul fatto che ella ci provi con lei ma alla fine Athena si fidanza con ella e le due decidono di sposarsi. È una guerriera formidabile riuscendo a sconfiggere numerose nemici, infatti quando fu catturata dai Crimson Raider non fu facile per Brick e Mordecai catturarla. Non si conosce molto sul suo passato, si sa solo che fin dall'infanzia è stata addestrata come assassina insieme ad altre ragazze dall'Atlas Corporation per poi essere reclutati dai Crimson Lance. Venne mandata su Pandora e il suo comandante divenne il Generale Knoxx. Athena era stata mandata sul pianeta per mantenere l'ordine ma il suo vero obiettivo era quello di trovare sua sorella Jess, scomparsa da tempo che tuttavia sapeva che si trovava sul pianeta. Knoxx sapeva che se Athena avrebbe trovato la sorella avrebbe lasciato i Crimson Lance e non poteva perdere Athena essendo il miglior soldato mai avuto. Durante una missione Knoxx inviò Athena e un gruppo di soldati a sterminare un villaggio nemico ma nella battaglia Athena uccide accidentalmente sua sorella Jess. Disperata per la morte della sorella, Athena capì che Knoxx l'aveva ingannata e giurò vendetta nei suoi confronti.

Appare come NPC in Borderlands. Qui Athena ha deciso di lasciare i Crimson Lance per combattere contro il Generale Knoxx ma viene sconfitta e imprigionata. Viene liberata dai protagonisti e insieme organizzano dei piani per sconfiggere Knoxx. Dopo aver abbassato le difese di Knoxx dona loro le bombe per far saltare in aria la base di Knoxx dopo aver preso le sue armi segrete.

In Borderlands: The Pre-Sequel oltre ad essere un personaggio giocabile è anche la narratrice. Dopo la sconfitta di Jack il Bello viene catturata da Brick e Mordecai e interrogata da Lilith su come Jack è salito al potere. Qui Athena racconta che dopo la sconfitta di Knoxx vaga su Pandora diventando una mercenaria finché un giorno viene contatta da Jack insieme a Nisha, Wilhelm e Claptrap per poi essere condotta su Elpis alla ricerca della Cripta su tale luogo. Finito il racconto Lilith decide di giustiziarla ma Athena viene salvata da un Eridiano antico affermando che hanno bisogno di lei e che la guerra è vicina.

In Tales from the Borderlands appare come NPC. Ambientato dopo gli eventi di Borderlands 2 e poco prima degli eventi del presente di Borderlands: The Pre-Sequel. Dopo la sconfitta di Jack il Bello Athena si ritira dal lavoro di Cacciatore di Taglie e va a vivere insieme a Janey. Tuttavia essendo una guerriera accetta un incarico Felix con l'obiettivo di proteggere Fiona e Sasha che tuttavia pensano che Athena le vuole uccidere. Durante questa missione viene catturata da Brick e Mordecai dove viene poi portata da Lilith e interrogata, dando inizio così agli eventi del presente di Borderlands: The Pre-Sequel.

Wilhelm
Wilhelm, soprannominato L'Incursore, è un personaggio giocabile di Borderlands: The Pre-Sequel e il primo boss di Borderlands 2. Un cyborg completamente modificato che ormai nessuna parte del suo corpo è più umana. È diventato un cyborg a causa di una malattia che lo costringeva a mettersi delle protesi ma col tempo ha deciso di diventare completamente un cyborg. Fin da bambino sviluppa una passione per la meccanica e la robotica che man mano si trasforma in un'ossessione. Col tempo cominciò a desiderare di assomigliare sempre più a un robot, considerandosi invincibile. Diventato adulto, cominciò a trapiantarsi pezzi cibernetici nel suo corpo, diventando un cyborg ed uno dei mercenari più famosi, che ad un certo punto attirò l'attenzione di Jack, che lo assunse per aprire la Cripta su Elpis.

Appare la prima volta in Borderlands 2 come primo boss. È uno degli sgherri più fidati di Jack il Bello. Viene inviato a fare da guardia a un treno che trasporta merce preziosa per Jack. Dopo che il treno è fatto deragliare, affronta i protagonisti venendo ucciso.

In Borderlands: The Pre-Sequel, ambientato cinque mesi dopo la fine di Borderlands, viene contattato da Jack insieme a Nisha, Athena e Claptrap per cercare una cripta su Elpis. Dopo aver trovato la Cripta diventa insieme a Nisha uno dei suoi sgherri più fidati.

Claptrap
Claptrap, nome in codice CL4P-TP, è una serie di robot costruiti dalla Hyperion con diverse funzioni in base. Nonostante siano dei robot, sono in grado di intendere e volere e provare emozioni, però sono molto stupidi. Appaiono fin dal primo capitolo e uno dei tanti Claptrap è un personaggio giocabile in Borderlands: The Pre-Sequel e qui il Claptrap controllabile è soprannominato The Flagtrap. È la mascotte della serie ed un piccolo robot senziente in grado di pensare, parlare e provare emozioni, tuttavia è anche molto pasticcione.

In Borderlands un Claptrap accoglie i protagonisti a Firestone. Nel DLC La nuova roboluzione di Claptrap un virus ha infettato un Claptrap facendolo rivoltare contro gli umani, così facendo comincia a infettare anche gli altri Claptrap creando una rivoluzione dei Claptrap contro gli umani. Alla fine vengono sconfitti e il Claptrap originario viene resettato.

In Borderlands 2 si scopre che Jack il Bello ha disattivato tutti i Claptrap tranne uno, sarà proprio questo ad aiutare i protagonisti a condurli fino alla base dei Crimson Raider.

In Borderlands: The Pre-Sequel, ambientato cinque mesi dopo Borderlands, un Claptrap viene scelto da Jack per supportare tre mercenari da lui assunti per cercare la Cripta su Elpis. Nel DLC Un viaggio Claptastico, ambientato esattamente dopo che Jack è salito al potere, si entra all'interno di tale Claptrap per cercare un file segreto di Jack, qui ci si scontra con il file, diventato un virus, che cerca di impadronirsi nel corpo di Claptrap per poi usarlo per conquistare il mondo. Viene sconfitto e il file recuperato. Dopo aver recuperato il file, Jack disattiva tutti i Claptrap e spara a quello che ha usato per cercare la cripta. Tale Claptrap viene gettato su Pandora in una discarica dove viene poi trovato da Sir Hammerlock e aggiustato. Tale Claptrap è lo stesso che in Borderlands 2 aiuta i protagonisti.

In Borderlands 3 ambientato sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello, Claptrap rimasto di fatto l'ultimo modello ancora funzionante è ancora membro dei Crimson Raider e accoglie i nuovi Cacciatori della Cripta su Pandora. Successivamente verrà portato sull'astronave Sanctuary III da Lilith. Claptrap chiederà ai protagonisti di trovare pezzi ancora funzionanti di Claptrap distrutti, affinché egli possa costruirsi una fidanzata Claptrap. Una volta recuperati tutti i pezzi costruisce la sua Claptrap fidanzata col nome in codice VR-0N1CA, soprannominata "Veronica". Quando Ava si reca sull'astronave ella è di fatto una vera fan del robottino: pensa che tutte le storie da lui raccontate su come abbia sconfitto Jack il Bello e salvato i Crimson Raider siano vere.

È in sviluppo un lungometraggio su Borderlands e il personaggio di Claptrap sarà doppiato da Jack Black.

Jack/Timothy Lawrence
Jack, soprannominato Il Doppelganger, è un personaggio giocabile di Borderlands: The Pre-Sequel se si è in possesso del contenuto scaricabile PAX Prime di Seattle. Di aspetto è uguale a Jack il Bello ma non è realmente lui, il suo vero nome è Timothy Lawrence che è stato modificato chirurgicamente da assomigliare completamente a Jack avendo anche la stessa voce. Non si conosce molto del suo passato, solamente che viveva con sua madre e che venne scelto per diventare uno dei Doppelganger di Jack il Bello. L'operazione chirurgica che lo ha fatto assomigliare a Jack il Bello gli ha conferito anche la sua stessa voce. L'operazione ha inserito anche una parte del DNA di Jack in Timothy, facendogli acquisire anche alcuni sprazzi della sua personalità, che a volte fuoriesce e che purtroppo Timothy non riesce a controllare. È una persona impacciata e a volte per insultare una persona usa termini bambineschi. È terrorrizzato da Moxxi, ma avendo anche il DNA di Jack è anche attratto da lei. Del suo vero aspetto non si conosce molto ad eccezione che aveva le lentiggini. Non può pronunciare il suo vero nome, perché la maschera che possiede ha una bomba, invece nel casinò di Jack il Bello può pronunciare il suo vero nome ma non può lasciare il posto perché altrimenti la bomba esplode. È bisessuale come ha affermato lui stesso. Timoty ha rivelato che Jack ha creato apposta diversi Doppelganger uguali a lui affinché lui possa svolgere la sua missione di liberare Il Guerriero.

In Borderlands 3 appare nel DLC Moxxi e il colpo all' Handsome Jackpot dove è rimasto intrappolato nel casinò di Jack il Bello, ovvero l'Handsome Jackpot per sette anni. Qui Timothy è bloccato a causa dei server del casinò che gli impediscono di fuggire. Il casinò viene poi preso da un criminale di nome "Bel Faccino" e questi vuole assumere il pieno controllo del casinò, così mette una taglia di  su Timothy, perché lui possiede una mano cibernetica, nonché l'unica in grado di entrare nel server del casinò. Moxxi ha intenzione di impadronirsi del casinò e invia i cacciatori della cripta per controllarlo, così Timothy decide di aiutarli nell'impresa. Timothy rivela che per entrare nella base di Bel Faccino ha bisogno di formare una squadra, così arruola Ember, Freddie e il Sindaco di Spazzatlantide. Dopo aver formato la squadra, Timothy insieme a Moxxi organizza il piano per assaltare la torre del Handsome Jackpot; tuttavia Freddie tradisce il gruppo e rapisce Timothy per consegnarlo a Bel Faccino. I Cacciatori giungono nella torre e affrontano Freddie e Bel Faccino uccidendo entrambi, tuttavia per un codice criptato il casinò comincia a recarsi verso un buco nero e Timothy decide di amputarsi la mano cibernetica per permettere ai cacciatori di utilizzarla per fermare il casinò. Salvato il casinò, Moxxi ne assume il controllo annullando i debiti che tutti i prigionieri avevano nei confronti di Jack il Bello e Timothy alla fine decide di rimanere nel casinò per aiutare Moxxi.

Aurelia
Aurelia, il cui vero nome è Lady Aurelia Hammerlock, soprannominata La Baronessa, è un personaggio giocabile di Borderlands: The Pre-Sequel se si è in possesso del contenuto scaricabile PAX Prime di Seattle. È la sorella di Sir Hammerlock. È una donna molto attraente e formosa. Indossa un abito bianco e azzurro e possiede comportamenti come quelli di una baronessa. È una donna sadica, crudele e ambiziosa e l'unica cosa che gli importa è sé stessa. Ama la ricchezza e gode nel vivere nel lusso. Ama torturare i suoi nemici ed essere servita e riverita. Tra lei e suo fratello non esiste amore fraterno, ma odio, infatti ella cerca sempre di dimostrare la sua superiorità nei suoi confronti. Non esiterebbe a ucciderlo, cosa che suo fratello nonostante i dissapori cerca sempre di risolvere i loro problemi. La sua abilità consiste nel scagliare un raggio gelante vivo contro i nemici e se questi muoiono questi si sposta su un altro nemico. Aurelia è l'erede della Famiglia Hammerlock e a causa del suo carattere altezzoso ha un pessimo rapporto col fratello che lo denigra. Come suo fratello, anche lei ama come hobby la caccia, così comincia a viaggiare per la galassia cacciando qualsiasi specie rara e mostrando le sue prede al fratello mostrando la sua bravura nella caccia. Il suo viaggio la portò su Elpis che fu reclutata da Jack per cercare la Cripta su Elpis. Dopo la sconfitta di Jack il Bello, Lilith ordina a Gaige e Axton di ucciderla ma successivamente ricevono l'ordine di catturarla ma ella riesce a fuggire.

In Borderlands 3 appare come una dei principali antagonisti nonché boss sul pianeta Eden-6. Ambientato sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello, qui Aurelia si unisce ai "Figli della Cripta" capitanati dai Gemelli Calypso. Recuperando una registrazione ECHO si scopre che Aurelia ha iniziato una relazione con Troy. Su Eden-6 occupa la villa della Famiglia Jakobs e uccide tutti i suoi servitori, dopodiché ordina ai suoi uomini di catturare suo fratello Hammerlock. Quando questi viene liberato dai Cacciatori della Cripta ella tende una trappola ai cacciatori della cripta riuscendo a catturarli e a consegnarli a Troy, tuttavia verranno liberati da Weinwright Jakobs. Quando i Cacciatori recuperano l'ultimo frammento della chiave di Eden-6 alla villa della famiglia Jakobs, ella si reca sul luogo e tende una trappola a Wainwright e suo fratello che li congela con i suoi poteri. Dopodiché inizia una furente battaglia contro i cacciatori della cripta venendo sconfitta e uccisa.

Personaggi giocabili in Tales from the Borderlands

Rhys
Rhys era uno dei dipendenti della Hyperion Corporation. È un ragazzo molto ambizioso che mira a diventare il direttore della Hyperion per diventare il nuovo Jack il Bello. Il suo braccio destro è cibernetico e anche il suo occhio destro che utilizza per scansionare la zona. Prima di scoprire la verità su Jack il Bello lo idolatrava per essere salito al potere così velocemente. In Borderlands 3 possiede dei baffi che lui definisce fighi, ma in realtà gli stanno malissimo e lo si potrà convincere a tagliarseli.

In Borderlands 3, appare come NPC, ambientato sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello. Rhys è diventato il nuovo direttore della Atlas Corporations e si è trasferito su Promethea. Qui recluta nella sua divisione Zer0 e Lorelei. Rhys con le sue conoscenze riesce a non far cadere in banca rotta l'Atlas. Qui inizia una guerra economica finanziaria contro Katagawa Jr. il direttore della Maliwan Corporations. Katagawa deciso a impadronirsi dell'Atlas si allea con i Gemelli Calypso ed inizia una guerra contro Rhys. Quest'ultimo è costretto a chiedere aiuto ai Crimson Raider ed essi lo aiutano nella sua guerra mentre Rhys li aiuta a trovare i frammenti della Cripta di Promethea.

Personaggi giocabili in Borderlands 3

Amara
Amara soprannominata La Sirena, è un personaggio giocabile di Borderlands 3. È la Sirena del gruppo e come le altre Sirene possiede dei poteri magici ed è in grado di evocare sei braccia magiche da usare in battaglia. A differenza delle sue colleghe Lilith e Maya, Amara predilige armi da mischia. Soprannominata la Tigre di Partali (dal nome del pianeta da cui viene). Le sue abilità d'azione sono: schianto di fase (con cui colpisce il terreno infliggendo molti danni ad area), evocazione di fase (con cui lancia una copia di sé stessa che danneggia tutti i nemici che attraversa) e stretta di fase (blocca in una mano un nemico per alcuni secondi. Simile al blocco di fase di Maya). Inoltre può cambiare l'elemento delle abilità in elettrico, acido e fuoco. Amara si trova a suo agio in risse, infatti è sempre alla ricerca di avversari da sconfiggere per mostrare la sua forza e aiutare quelli che non possono difendersi. Non gli piace essere considerata la classica fanciulla in difficoltà e picchia tutti quelli che lo pensano. Quando sente che su Pandora ci sono un sacco di potenziali nemici si reca sul pianeta e si unisce ai Crimson Raider per combattere i Gemelli Calypso.

Zane Flynt
Zane Flynt nei panni di Se Stesso, è l'Agente ed un personaggio giocabile di Borderlands 3. È il cacciatore del gruppo, fratello del Barone Flynt, Capitan Flynt e Sparky Flynt incontrati in Borderlands e Borderlands 2 come Boss. È dotato di 3 abilità d'azione ed è l'unico a poterne usare 2 in contemporanea anche se farlo non permette di lanciare granate. Le abilità sono: SNTNL (un drone di supporto che attacca i nemici presi di mira o designati da Zane), digiclone (crea un clone olografico che attira l'attenzione del nemico e gli spara contro. Zane può scambiare la sua posizione con il clone anche se ciò ha un breve tempo di ricarica) e barriera (crea una barriera indistruttibile che ferma i proiettili nemici e amplifica i danni degli alleati che vi sparano attraverso. Può anche essere raccolta e portata in giro). Zane lasciò i suoi fratelli per unirsi a un'unità di black-ops e da allora è diventato uno degli agenti più capaci della galassia. Dopo aver svolto ogni tipo di lavoro mercenario e di omicidio, Zane trovava sempre più difficile godersi un momento di pace a causa di così tante persone che lo volevano morto, così si reca su Pandora per rilassarsi, ma qui si unisce ai Crimson Raider per combattere i Gemelli Calypso.

FL4K
FL4K soprannominato Beastmaster, è un personaggio giocabile di Borderlands 3. Il suo vero nome è un codice di fabbrica composto da 512 numeri alfanumerici, essendo impossibile da pronunciare e ricordare decise di darsi il nome di "FL4K". È il beastmaster del gruppo ed è un androide vagabondo, potrà contare su vari compagni animali dotati di abilità uniche. È sempre seguito da un animale che può cambiare a volontà e a cui dare un comando per attaccare un nemico preso di mira (il comando ha un tempo di ricarica). Gli animali sono: jabber (una specie di scimmia che aumenta la velocità di movimento di FL4K e quando gli viene ordinato lancia un barile radioattivo), skag (aumenta leggermente i danni di Fl4k e quando ordinato di attaccare lancia acido al nemico) e formiragno (rigenera la salute di FL4K e carica il nemico quando riceve il comando di attacco). Inoltre ha 3 abilità di azione: impulso gamma (teletrasporta l'animale di FL4K nel punto dove mira e lo rende radioattivo, contaminando i nemici vicini e aumentandone i danni. Può anche essere usato su un animale morente per rianimarlo ma facendolo il tempo di ricarica raddoppia), Rakk all'attacco! (evoca 2 rakk di fuoco che si suicidano esplodendo contro il nemico. Ha più cariche) e sparizione (FL4K diventa invisibile, si muove e rigenera salute più in fretta e può sparare 3 colpi che saranno critici anche se colpiscono un punto non debole).

Moze
Moze soprannominata l'Artigliera, è un personaggio giocabile di Borderlands 3. È il Bot Jock del gruppo. Il suo vero nome è Moserah Hayussinian Yan-Lun al-Amir Andreyevna, essendo troppo lungo preferisce farsi chiamare "Moze". È un ex-soldato degli Ursa Corps della Vladof con alle spalle diverse battaglie nonostante la giovane età. Durante una missione tutta la sua squadra viene uccisa lasciando in vita solo lei e la sua macchina "Orso di Ferro", da allora decise di diventare un Cacciatore della Cripta. È in grado di evocare un enorme robot da combattimento chiamato "Orso di Ferro" che può comandare o scagliare contro i nemici, inoltre a tale robot può agganciare fino a 2 armi diverse; Moze a differenza degli altri non ha più abilità d'azione, ma armi per l'Orso di Ferro, tra cui minigun, cannoni a rotaia, lanciagranate, lanciarazzi, lanciafiamme, lancia acido e pugni meccanici. Nonostante la giovane età ha alle spalle numerose battaglie da cui è uscita sempre trionfante e nell'ultima missione essendo l'ultima superstite decise di abbandonare il tutto. Con il passare del tempo i costi di manutenzione di Orso di Ferro aumentavano, così si reca su Pandora per unirsi ai Crimson Raider per avere sempre supporto del suo mec e finisce per combattere i Gemelli Calypso.

Antagonisti

Comandante Steele
Il Comandante Steele è la principale antagonista di Borderlands. È una delle sei Sirene. Possiede una carnagione molto chiara, sul pallido e dei capelli bianchi. Come le altre sirene, possiede dei tatuaggi sulla parte sinistra del corpo.

In Borderlands è un ufficiale dei Crimson Lance. Viene inviata su Pandora per cercare e aprire la Cripta. Dopo aver recuperato la prima chiave, invia un messaggio ai protagonisti per avere il primo pezzo della Cripta, ma questi rifiutano. Ella comincia a dare la caccia a loro e dopo aver scoperto il luogo della Cripta si reca personalmente e con le sue truppe affronta i guardiani Eridiani. Dopo che i cacciatori della Cripta giungono sul luogo, ella prende loro la chiave e apre la Cripta e dal suo interno esce Il Distruttore che uccide Steel trafiggendola con uno dei suoi tentacoli. Nel DLC Borderlands - La nuova roboluzione di Claptrap viene resuscitata dai Claptrap e trasformata in un cyborg. Viene inviata contro i protagonisti dove li affronta ma viene sconfitta.

Jack il Bello
Jack il Bello è il principale antagonista di Borderlands 2 e coprotagonista di Borderlands: The Pre-Sequel. Presidente della Hyperion Corporation che ha preso con la forza uccidendo il precedente presidente. Possiede una maschera che gli copre la cicatrice sull'occhio sinistro che lo rende cieco ad un occhio. Un uomo da un carattere molto bislacco ma allo stesso tempo sadico e spietato. Prova piacere nel torturare innocenti e si diverte a farli soffrire facendo poi credere loro che non gli farà più del male. Possiede dei comportamenti anche infantili, tipo arrabbiarsi sbuffando se una cosa non va come vuole lui, inoltre ha dimostrato di essere un amante di animali. Possiede un pony di diamante e lo ha chiamato "Stallone da Culo". È molto megalomane, infatti su Pandora ha fatto scolpire diverse stature di lui facendosi spacciare per un eroe. Prima di diventare un dittatore e diventare completamente pazzo e assetato di potere era una persona buona e gentile che si batteva per gli altri. Jack possiede una stazione lunare geostazionaria (a forma di 'H') nel punto di Lagrange tra Pandora e la sua luna geostazionaria. Essa funge da omaggio al suo ego oltre a base di rifornimento dalla quale inviare rifornimenti e truppe sul pianeta. Il satellite è inoltre dotato di una lente che permette a Jack di tenere costantemente sotto controllo i Cacciatori della Cripta. È un grande manipolatore ed è un esperto di computer: riesce infatti a creare una sua intelligenza artificiale nel caso morisse. Prima di diventare un dittatore si era fidanzato con Mad Moxxi, questi lo lasciò dopo che egli diventò pazzo. Nonostante la sua pazzia e che non gli importa delle vite degli altri, le uniche due persone che hanno significato qualcosa nella sua vita sono Angelo e Moxxi, infatti nella torre principale dell'Handsome Jackpot tra le sue stanze personali possiede un ritratto di Angelo e Moxxi. Poco si sa della vita di Jack il Bello prima che divenisse Presidente della Hyperion. Prima che prendesse il potere della società, lavorava come programmatore per la stessa ed era conosciuto semplicemente come John. Più tardi nella sua vita, John si sposò ed ebbe una figlia, Angelo, una delle sei Sirene esistenti nell'universo. Qualche tempo dopo sua moglie scomparve misteriosamente (sebbene alcune registrazioni ECHO facciano pensare che sia morta a causa di Angelo senza volerlo a causa delle prime manifestazioni dei poteri da Sirena); questo segnò profondamente la psiche di John il quale, in una registrazione, si vede strozzare un impiegato solo per aver nominato la sua defunta consorte. Qualche tempo dopo John portò il giovane Angelo dentro alla struttura nota come Control Core Angel, in modo da poter ottenere il controllo dell'ECHOnet di Pandora.

In Borderlands 2 è il principale antagonista. Dopo l'apertura della Cripta su Pandora in Borderlands e la sconfitta del Comandante Steele ed del Generale Knoxx, compare l'Eridium, Jack ordina l'invasione del pianeta diventandone il dittatore anche se si fa spacciare per il salvatore. Comincia a raccogliere Eridium e cerca una seconda Cripta dentro la quale è segregata un'antica creatura chiamata "Il Guerriero", che Jack vorrebbe controllare per portare "l'ordine" su Pandora e civilizzarla. Grazie ai suoi robot da guerra comincia a seminare morte e distruzione su Pandora. Sul pianeta viene arruolato un esercito di ribelli chiamati Crimson Raider guidati da Roland. Jack tenta in ogni modo di contrastarli sfruttando anche Angelo. Dopo che Roland, Lilith e i protagonisti liberano Angelo portandola alla morte, Jack furioso uccide Roland e rapisce Lilith sfruttando il suo potere per risvegliare Il Guerriero. Dopo aver risvegliato il guerriero, affronta i protagonisti venendo sconfitto e dopo la sconfitta del guerriero viene ucciso.

In Borderlands: The Pre-Sequel viene raccontato da Athena come Jack è salito al potere. Cinque mesi dopo la fine di Borderlands, Jack, che all'epoca veniva chiamato John, contattò cinque persone: Athena, Nisha, Wilhelm e Claptrap per poi spedirli su Elpis per cercare un'altra Cripta. Tuttavia si scopre che il Colonnello Zarpedon ha preso il possesso della stazione Helios cominciando a bombardare Elpis per distruggerla. Jack, insieme ai protagonisti, liberano la stazione spaziale di Elpis dal controllo del Sindriffo, sgherro di Zarpedon, e insieme cominciano a cercare un modo per neutralizzare Zarpedon. Jack contatta un costruttore di robot per costruire una macchina in grado di costruire robot per un numero infinito, così facendo avrebbero avuto un esercito di robot. Nell'aiutare Jack subentrano Lilith e Roland che insieme aiutano i protagonisti a liberare gran parte della Helios dagli uomini di Zarpedon e a liberare l'ufficio di Jack facendolo diventare il nuovo campo base. Jack insieme ai protagonisti affrontano e sconfiggono il colonnello Zarpedon, dopodiché si recano nel cuore di Helios per liberare l'Occhio del Distruttore, che Jack voleva usare come arma. Tuttavia l'occhio viene distrutto da Lilith e Roland ritenuto troppo pericoloso, inoltre il presidente della Hyperion Corporation il signor Tassiter licenzia Jack. Quest'ultimo ormai sul punto di avere una crisi di nervi continua a cercare la Cripta. Una volta arrivati, ha una visione di un'altra Cripta su Pandora dove è segregato il Guerriero. Qui giunge sul posto Lilith che colpisce in faccia Jack, lasciandogli una lunga cicatrice e accecandolo all'occhio sinistro. Ormai impazzito, Jack dichiara guerra contro Pandora. Successivamente si crea la maschera robotica. Si reca sulla Helios, dove uccide Tassiter e si autoproclama nuovo presidente con il nome di Jack il Bello.

In Borderlands 3 non appare mai essendo deceduto, tuttavia durante una missione di Tannis è possibile sentire dei ricordi di Angelo impressi in alcuni oggetti ritrovati, dove si scopre più in dettaglio la morte della moglie di Jack. Nel DLC Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot si scopre che Jack aveva costruito un casinò spaziale, in cui lui truffava i clienti. Quando Moxxi invia i Cacciatori della Cripta sull'Handsome Jackpot per rubare il suo tesoro, è possibile vedere messaggi olografici di Jack il Bello.

Colonnello Zarpedon
Il Colonnello Zarpedon è l'antagonista principale di Borderlands: The Pre-Sequel. È una donna di mezza età con una grande esperienza nel campo della guerra. Dopo aver aperto la Cripta su Elpis ha acquisito dei poteri simili a quelle delle Sirene. Era la comandante dell'esercito Dahl. Quando giunse su Elpis si unì a degli scavi dove trovarono la Cripta. Tempo dopo i membri della spedizione, lei compresa, cominciano ad avere dei strani eritemi sul corpo finché un giorno incontrarono un misterioso alieno Eridiano di nome l'Osservatore che li condusse all'interno della Cripta e qui Zarpedon e i suoi uomini appresero una grande conoscenza e decise che nessun uomo deve entrare in possesso di tale conoscenza. Qui decide di creare la Legione Perduta al fine di proteggere la Cripta. Quando la Hyperion giunse su Elpis alla ricerca della Cripta, Zarpedon decise di prenderne il controllo per usare l'astronave principale della Hyperion per distruggere Elpis, così facendo anche la Cripta sarebbe stata distrutta per sempre.

In Borderlands: The Pre-Sequel invia degli uomini a uccidere Jack e i mercenari che ha assunto ma questi riescono a fuggire su Elpis. Zarpedon comincia a bombardare Elpis con lo scopo di distruggerla. Quando Jack e i protagonisti giungono sull'astronave della Hyperion affrontano l'esercito di Zarpedon per poi affrontare lei stessa riuscendo a sconfiggerla e a ucciderla.

Katagawa Jr.
Katagawa Jr. è l'antagonista terziario di Borderlands 3. È un giovane dirigente della stessa età di Rhys e possiede un occhio cibernetico. Quando combatte utilizza una stessa armatura uguale a quella di Zer0 e può creare dei cloni olografici con essa. Ambizioso, spietato e senza scrupoli. Pur di raggiungere il suo scopo è disposto a tutto, anche uccidere la sua stessa famiglia cosa che ha fatto. Vuole rendere la Maliwan la prima Corporazione in assoluto e ha deciso di allearsi con i Gemelli Calypso tuttavia una volta raggiunto il suo obiettivo li avrebbe uccisi perché li considera dei barbari. Nonostante dimostri di essere una persona che non ha sentimenti per nessuno, l'unica persona che sembra rispettare è Rhys infatti si complimenta con lui per aver fatto uscire dalla banca rotta l'Atlas. Tuttavia se Rhys non è d'accordo con lui non ci pensa due volte ad ucciderlo. Viaggia sempre a bordo della sua astronave di lusso chiamata Zanara.

In Borderlands 3 Katagawa è il figlio del dirigente della Maliwan e dodicesimo in linea di successione. Per diventare il nuovo dirigente assassina tutti i suoi fratelli e sorelle, ad eccezione di Naoko che riesce a fuggire e a travestirsi da soldato Atlas. Si allea con i Gemelli Calypso, questi lo avrebbero aiutato ad uccidere Rhys e a prendere il controllo dell'Atlas in cambio della posizione della Cripta su Promethea e di uno dei frammenti della chiave. Katagawa cerca in ogni modo di convincere Rhys a unirsi a lui come socio ma vedendo i continui rifiuti decide di ucciderlo. Alla fine Katagawa decide di ucciderlo di persona ma viene fermato e ucciso dai Cacciatori della Cripta.

Gemelli Calypso
I Gemelli Calypso sono i principali antagonisti di Borderlands 3. Il maschio si chiama Troy e la femmina Tyreen e sono a capo di una nuova fazione chiamata "I figli della Cripta". Sono i figli di Typhon DeLeon, il primo Cacciatore della Cripta. Questi odiano rimanere su Nekrotafeyo e desiderano nuove avventure, così Typhon per tenerli calmi racconta loro le sue avventure e della Grande Cripta e una volta cresciuti abbandonano il pianeta per ottenere il potere della Grande Cripta per governare la galassia. Loro vedono tutti i loro soldati come burattini e anche coloro con cui si alleano come Katagawa e Aurelia. I Gemelli Calypso si alleano con questi ultimi per le loro risorse: Katagawa per l'esercito tecnologico e Aurelia, perché lei è una delle donne più ricche della galassia. Sono entrambi delle Sirene e questo rende di fatto Troy il primo essere umano maschio ad appartenere a tale razza. Il loro stile si basa molto sui influencer su YouTube, infatti girano video per attirare nuovi adepti e per mostrare la loro potenza e insultare i loro nemici. Il loro obiettivo è quello di trovare la mappa che mostra tutte le Cripte situate in tutta la Galassia, affinché le possano aprire e controllare il potere al loro interno.

Tyreen Calypso
Tyreen Calypso è l'antagonista principale di Borderlands 3. È una ragazza giovane e carina, possiede dei capelli corti dove la parte destra è rasata e sono di color argento. Indossa un mantello molto grande per farsi rappresentare come una regina. Possiede due cicatrici sul volto. Essendo una Sirena, possiede anche lei dei tatuaggi su un braccio che le donano dei poteri, ovvero, quello di assorbire la forza vitale degli esseri viventi. Inoltre è anche in grado di assorbire i poteri delle altre Sirene e renderli suoi. Ella viene venerata dai suoi sgherri come una divinità ed ella ama tale cosa, le piace essere sempre al centro dell'attenzione ed è considerata la vera leader del gruppo. Non ha scrupoli nell'uccidere i suoi sgherri anche solo per divertimento, inoltre posta sempre nuovi video per aumentare la sua notorietà. I suoi uomini quando muoiono invocano il suo nome chiedendole perdono per aver fallito. Quando assorbe i poteri da altre Sirene li passa anche al fratello.

In Borderlands 3 insieme a suo fratello unisce tutti i banditi di Pandora formando il gruppo "Figli della Cripta" con l'intenzione di acquisire i poteri di tutte le Cripte della Galassia per poi giungere alla Grande Cripta. I Gemelli Calypso per raggiungere il loro obiettivo si alleano con la Maliwan guidata da Katagawa Jr. aiutandolo a conquistare l'Atlas Corporation e lui li avrebbe aiutati ad aprire la Cripta su Promethea. Quando i Crimson Raider stanno per lasciare Pandora, i gemelli si recano da Lilith e qui Tyreen assorbe i suoi poteri e Troy pubblica il video su internet. Tempo dopo, quando la cripta di Promethea viene aperta i Gemelli Calypso si recano all'interno e qui hanno una colluttazione con Ava e Maya. Troy uccide Maya e assorbe i suoi poteri da Sirena, scoprendo che anche lui possiede gli stessi poteri di sua sorella. Tempo dopo, quando i cacciatori della cripta hanno liberato Tannis, i Gemelli Calypso decidono di aprire la Grande Cripta rivelando che è il pianeta Pandora stesso. Infatti il loro obiettivo era quello di assorbire i poteri dei guardiani delle cripte per ottenere sempre più potere per aprirla, ma quando Troy ha assorbito i poteri di Maya non ne hanno più avuto bisogno. Troy e Tyreen con i loro poteri aprono la Grande Cripta con Elpis che è la chiave, nel frattempo i Crimson Raiders arrivano alla loro base, iniziando una furente battaglia e ritrovandosi faccia a faccia con Troy che li affronta in un duello all'ultimo sangue, venendo sconfitto e ucciso. Durante la battaglia, Tyreen riesce ad aprire la Grande Cripta e assorbe i poteri di Troy, diventando un tutt'uno con lui. Si reca su Nekrotafeyo distruggendo La Macchina e uccide Typhon, dopodiché ritorna su Pandora e assorbe il Distruttore diventando "Tyreen la Distruttrice". Affronta i Cacciatori della Cripta e alla fine viene sconfitta e uccisa. Alla sua morte Lilith riacquista i suoi poteri.

Troy Calypso
Troy Calypso è l'antagonista secondario di Borderlands 3. Anche lui possiede un mantello da farlo sembrare un sovrano, tuttavia indossa solamente quello e va sempre in giro a petto nudo. Possiede dei capelli corti a punta. Il suo braccio destro è robotico, all'interno un drone effettua i loro filmati, che sono postati sulla rete, dove i loro followers li gratificano con i loro like. Possiede diversi piercing in faccia e due orecchini grandi ai lobi. Nonostante sia un maschio è una Sirena, questo perché di fatto al momento della nascita di Tyreen e Troy quest'ultimo era un gemello parassita e questo gli ha permesso di acquisire i poteri da Sirena. Il padre successivamente li separò e Troy riuscì a crescere normalmente e ad avere poteri mistici: infatti lui come sua sorella può assorbire i poteri delle altre Sirene. Le sue ali da Sirena assomigliano per lo più a quelle di un demone, essendo una Sirena particolare. Troy tende a comportarsi come se tutto fosse un gioco e spesso non prende molto sul serio le minacce. Anche se non lo dà a vedere, non sopporta che lui venga messo da parte da Tyreen che a volte lo tratta come uno dei loro sgherri. All'inizio Troy pensa che non possieda nessun potere da Sirena, infatti quando Tyreen assorbe nuovi poteri li passa al fratello affinché anche lui li possa ottenere, ma in realtà pure lui può assorbire i poteri da altre Sirene. A differenza delle normali Sirene, essendo un'eccezione nel suo genere, i tatuaggi che possiede sono di colore rosso sbiadito e le sue ali assumono una forma demoniaca. Ha una relazione con Aurelia.

In Borderlands 3 insieme a sua sorella unisce tutti i banditi di Pandora formando il gruppo "Figli della Cripta" con l'intenzione di acquisire i poteri di tutte le Cripte della Galassia per poi giungere alla Grande Cripta. I Gemelli Calypso per raggiungere il loro obiettivo si alleano con la Maliwan guidata da Katagawa Jr. aiutandolo a conquistare l'Atlas Corporation e lui li avrebbe aiutati ad aprire la Cripta su Promethea. Quando i Crimson Raider stanno per lasciare Pandora, i gemelli si recano da Lilith e qui Tyreen assorbe i suoi poteri e Troy pubblica il video su internet. Tempo dopo, quando la cripta di Promethea viene aperta i Gemelli Calypso si recano all'interno e qui hanno una colluttazione con Ava e Maya. Troy uccide Maya assorbe i suoi poteri da Sirena scoprendo che anche lui possiede gli stessi poteri di sua sorella. Quando i cacciatori della cripta aprono la cripta di Eden-6 uccidendo la creatura, Troy con i suoi poteri rapisce Patricia Tannis che ha assorbito il potere della creatura. Tempo dopo, quando i cacciatori della cripta hanno liberato Tannis, i Gemelli Calypso decidono di aprire la Grande Cripta rivelando che è il pianeta Pandora stesso. Infatti il loro obiettivo era quello di assorbire i poteri dei guardiani delle cripte per ottenere sempre più potere per aprirla, ma quando Troy ha assorbito i poteri di Maya non ne hanno più avuto bisogno. Troy e Tyreen con i loro poteri aprono la Grande Cripta con Elpis che è la chiave, nel mentre i Crimson Raiders arrivano alla loro base e danno inizio a una furente battaglia. Si ritrovano faccia a faccia con Troy, che li affronta in un duello all'ultimo sangue, tuttavia viene sconfitto e ucciso. Subito dopo viene toccato da Ava e i poteri di Maya si trasferiscono in lei. Nel mentre Tyreen è riuscita ad aprire la Grande Cripta e con i suoi poteri assorbe quelli di Troy, diventando un tutt'uno con lei.

Personaggi secondari

Dr. Zed
Dr. Zed è uno dei personaggi secondari più importanti di tutta la serie. Come si definisce lui stesso è un dottore, tuttavia non ha una laurea in medicina: infatti sembra che non applichi metodi di cura tradizionali. Più che a un dottore assomiglia a un macellaio, perché il suo camice è sempre sporco di sangue e possiede un coltello da macellaio, che usa per amputare senza anestesia. Indossa una maschera che gli copre il viso. Nonostante non sembri un vero dottore, è molto gentile coi suoi amici e li cura volentieri e infatti ha successo. Ama torturare i suoi nemici. Possiede un fratello gemello chiamato Dr. Ned.

In Borderlands è la prima persona che accoglie i protagonisti a Fyrestone e successivamente si trasferisce a New Haven.

In Borderlands 2 vive a Sanctuary e supporta i protagonisti per annientare Jack il Bello e dona loro un'arma nella battaglia finale.

In Borderlands: The Pre-Sequel non compare mai ma appare solo nel DLC Un viaggio Claptastico come software per aiutare i protagonisti.

In Borderlands 3 non appare ma si sente la sua voce nei distributori di medicinali e dispositivi ECHO.

Scooter
Scooter è uno dei personaggi secondari più importanti di tutta la serie. È il figlio di Mad Moxxi e fratello di Ellie. È un abile meccanico nonché uno dei più bravi di tutta Pandora. Costruisce le macchine per spostarsi su Pandora chiamati Catch-A-Rides. Come la madre, è molto perverso. Avendo come madre Moxxi è molto protettivo nei confronti nella madre quando incontra un nuovo partner e a volte se non è all'altezza di sua madre lo fa uccidere.

In Borderlands fa attivare ai protagonisti le aree di servizio per attivare i Catch-A-Rides. Nel DLC L'armeria segreta del Generale Knoxx apporta delle modifiche ai Catch-A-Rides rendendoli più veloci del normale e costruisce gli Outrunners, veicoli blindati simili a fuoristrada in grado di sfondare altri veicoli.

In Borderlands 2 vive a Sanctuary e supporta i protagonisti per annientare Jack il Bello. Si scopre che ha una sorella di nome Ellie che anche lei è un meccanico. Dona loro un'arma nella battaglia finale.

In Borderlands: The Pre-Sequel non appare, ma si sente la sua voce nei computer delle stazioni di servizio dei Catch-A-Rides.

In Tales from the Borderlands appare come NPC e qui si scopre che lavora insieme a Janey Springs. Fiona e Sasha si recano nel suo garage per riparare il loro veicolo, ma non hanno i soldi per pagarlo. Così Scooter fa una proposta, ovvero che dovranno sponsorizzarlo, così gli farebbero guadagnare fama, visto che le due sono le campionesse dell'ultima corsa dei banditi. Quando i protagonisti chiedono a Scooter e Janey di raggiungere la stazione Helios, costruiscono un razzo e a bordo sale Scooter come meccanico di bordo. Lungo il viaggio hanno un problema tecnico e Scooter è costretto a staccare il razzo che porta la loro nave verso Helios. Prima di farlo si saluta con Fiona baciandola e mostrando così i suoi sentimenti, dopodiché stacca il razzo e rimanendo attaccato ad esso lo indirizza verso Pandora, ma, prima di raggiungere il pianeta, il razzo esplode uccidendolo.

In Borderlands 3 non appare mai, essenin quantoo deceduto, tuttavia parlando con Ellie e Moxxi si scopre che le due hanno costruito una statua in suo onore con le macchine che demoliva e che ogni giorno pensano a lui.

Marcus Kincaid
Marcus Kincaid è uno dei personaggi secondari più importanti di tutta la serie nonché narratore. È il terzo ex-marito di Moxxi. È il venditore di armi più famoso su Pandora e su Elpis, nonché il proprietario di tutta la sua merce. Abile conoscitore di armi e abile nelle contrattazione. Quando un cliente non riesce a pagare un conto o un debito lo uccide. Nonostante dimostri e affermi di essere una persona senza sentimenti è rimasto molto triste sapendo della morte di Roland.

In Borderlands è il conducente di autobus che conduce i protagonisti a Fyrestone. Lo si rivede a New Haven nel suo negozio. Nel DLC L'isola degli zombi del Dr. Ned colpisce il Claptrap di Ned e lascia un messaggio per andare al laboratorio del dottore pazzo. Nel DLC Le arene di Mad Moxxi si scopre essere il terzo ex-marito di Moxxi. Nel DLC L'armeria segreta del Generale Knoxx aiuta i protagonisti a recuperare le armi di Knoxx. Nel DLC La nuova Roboluzione di Claptrap alla fine viene sparato alle spalle dei Claptrap uccidendolo apparentemente ma in qualche modo sopravvive.

In Borderlands 2 vive a Sanctuary e supporta i protagonisti per annientare Jack il Bello e dona loro un'arma nella battaglia finale. Nel DLC Come Marcus ha salvato il giorno del mercenario Marcus incarica di recuperare un carico d'armi sperduto in un villaggio di una zona nevosa, perché è stato rubato da pupazzi di neve viventi guidati da uno spirito cattivo che ha animato i pupazzi di neve: tale creatura si chiama Tinder Snowflake.

In Borderlands: The Pre-Sequel non appare, ma si sente la sua voce nei distributori di armi e proiettili.

In Borderlands 3 si unisce definitivamente ai Crimson Raider e qui supporta ancora il gruppo con le sue armi per sconfiggere i nuovi nemici, i Gemelli Calypso. Anche qui è il conducente di autobus che conduce i protagonisti alla fermata dove c'è Claptrap che li istruirà. Successivamente verrà portato sull'astronave Sanctuary III da Lilith.

Mad Moxxi
Mad Moxxi è uno dei personaggi secondari più importanti di tutta la serie. È una donna molto conosciuta su Pandora e su Elpis, è la proprietaria di quasi tutti i bar del pianeta e possiede un Colosseo tutto suo, dove organizza sfide tra i migliori combattenti di Pandora. È una donna molto attraente e tutti ci provano con lei. In poche parole, Moxxi può essere descritta come una persona sadica, lussuriosa, affascinante, pericolosa e con gusti raffinati. Indossa un abito tipico delle ballerine del Moulin Rouge, ma senza la gonna. Il suo abito è molto scollato, cosa che tutti notano, e possiede un grande seno su cui ha tatuato un cuore. Indossa un abito rosso molto raffinato con tanto di capellino e ombrello abbinato, ma a volte può essere di colore viola. La sua faccia è tinta di bianco e le guance sono rosse e possiede un rossetto molto provocante. Il suo aspetto ricorda molto anche Harley Queen. Sulla gamba sinistra indossa dei leggings e sulla gamba destra calze a rete. Moxxi è stata sposata tre volte ed è conosciuta principalmente per il gran numero di amanti, tanto che molti pensano che sia stata con tutti gli abitanti di Pandora. Il suo terzo ex-marito è Marcus Kinkaid. Nonostante la promiscuità ella non tradisce mai i partner con cui inizia la relazione, perché crede nelle regole di un fidanzamento. È la madre di Scooter ed Ellie. In passato era famosa per essere una grande combattente. Donna forte che non si lascia mettere in piedi in testa da nessuno, è estremamente intelligente coi computer. Possiede anche dei gusti raffinati, inoltre ama molto il sesso. Tende a parlare spesso con doppi sensi erotici e ammette di essere bisessuale e non se ne vergogna. In passato è stata fidanzata anche con Jack il Bello per poi lasciarlo dopo che questi le ha distrutto il suo Colosseo ed è diventato il dittatore di Pandora. Moxxi faceva parte del Clan Hodunk, ma decise di lasciarlo per vivere la sua vita come desiderava e per non far coinvolgere Ellie e Scooter nelle faide tra clan e vivere secondo le loro regole.

Appare la prima volta in Borderlands nel DLC Le arene di Mad Moxxi dove permette ai protagonisti di affrontare tre sfide nelle sue arene.

In Borderlands 2 vive a Sanctuary e supporta i protagonisti per annientare Jack il Bello e dona loro un'arma nella battaglia finale. Nel DLC Mad Moxxi e il massacro del giorno del matrimonio chiede aiuto ai protagonisti nell'aiutare una coppia di Golia appartenenti a famiglie diverse.

In Borderlands: The Pre-Sequel ambientato cinque mesi dopo la fine di Borderlands, aiuta i protagonisti a intrufolarsi nell'astronave della Hyperion. Dopo la morte del Sindriffo sembra che assuma lei la carica di sindaco della città spaziale su Elpis, anche se non ufficialmente.

In Borderlands 3 ambientato sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello. Qui ella si unisce definitivamente ai Crimson Raider e qui sull'astronave Sanctuary III gestisce il suo solito bar a luci rosse e offre missioni ai protagonisti. In questo capitolo cambia il suo look mostrando un vestito molto più scollato. Durante una conversazione si scopre che ella gli manca molto suo figlio Scooter e che ha costruito una statua in suo onore. Nel DLC Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot invia i cacciatori della Cripta al casinò di Jack il Bello, ovvero l'Handsome Jackpot con l'intenzione di prendersi il tesoro per lei e l'intero casinò. Qui scoprono che all'interno del casinò vive Timothy Lawrence, uno dei Doppelganger di Jack. Moxxi e i Cacciatori della Cripta si alleano con Timothy per sconfiggere il nuovo proprietario del luogo di nome "Bel Faccino" e dopo averlo ucciso Moxxi assume il controllo del Casinò.

Tiny Tina
Tiny Tina è un personaggio secondario principale apparso per la prima volta in Borderlands 2. È una ragazzina di 13 anni con qualche disturbo mentale. È schizofrenica, sadica, maniacale, volgare, bisessuale e ossessionata dagli esplosivi che sono la sua grande passione infatti è un'esperta nel costruire armi. Nonostante abbia una personalità molto stravagante è grande amica di Roland e dei suoi amici e farebbe di tutto pur di salvarli. Quando ha 17 anni indossa una maschera di un coniglio in collegamento col suo soprannome durante le missioni, inoltre sembra dimostrare più maturità ed è più tranquilla rispetto a quando era ragazzina, infatti se si ha un dialogo con lei, ammette che sia giunto il tempo che lei vada in pensione, perché ha già 17 anni, età record per Pandora, visto che la maggior parte degli abitanti muore prima.

In Borderlands 2 i protagonisti vengono inviati da Roland per chiedere l'aiuto di Tiny per costruire bombe per distruggere un treno portavalori di Jack il Bello. Nel DLC Campagna del massacro di Mr. Torgue insieme a Moxxi allenerà i protagonisti per affrontare i gladiatori nell'arena. Nel DLC Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina è la narratrice degli eventi del gioco da tavolo e in memoria di Roland crea un personaggio dalle sue fattezze chiamato "Cavaliere Bianco".

In Borderlands: The Pre-Sequel ascolta la storia di Athena.

In Borderlands 3 ambientato sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello, qui Tiny è un'adolescente di 19 anni e insieme a Brick e Mordecai ha formato un team chiamato "The B-Team". Il gruppo viene assoldato da Wainwright per salvare Hammerlock dai Figli della Cripta. Durante la missione Tiny assume il nome in codice di "Coniglietta Bum Bum". Insieme a Mordecai e Brick vive in una piccola roccaforte chiamata "Boom Town" e affida una missione ai Cacciatori della Cripta: recuperare il suo animale domestico che si rivela essere uno Skag elettrico di nome Enrique. Tempo dopo insieme ai Crimson Raiders assalta la base dei Gemelli Calypso.

È in sviluppo un lungometraggio su Borderlands e il personaggio di Tiny Tina sarà interpretato da Ariana Greenblatt.

Angelo
Angelo, il cui vero nome è sconosciuto, è una delle sei Sirene ed è la figlia di Jack il Bello. Si sa poco della sua vita: dalle registrazioni vocali di Jack emerge che ella abbia ucciso accidentalmente sua madre a causa dei suoi poteri e Jack l'abbia rinchiusa per controllarla. Diventato presidente della Hyperion, Jack comincia a sfruttare i poteri di Angelo per trovare la Cripta. Ella col tempo ha ampliato i suoi poteri riuscendo a diventare un semi-computer in grado di controllare ogni rete internet e computer di Pandora.

In Borderlands appena i protagonisti giungono su Pandora ella le appare nella testa, facendosi spacciare per l'Angelo Custode della Cripta facendo credere a loro che è piena di tesori. Li aiuta a trovare ogni frammento della chiave. Una volta aperta la Cripta e ucciso il Distruttore, ella si scusa affermando che aveva bisogno del loro aiuto per sconfiggerlo.

In Borderlands 2 chiede l'aiuto di Roland e dei Crimson Raider per sconfiggere Jack. In un primo momento li aiuta, ma poi si scopre che li ha ingannati per ordine di Jack. Successivamente rivela di essere la figlia di Jack e che lui la sta sfruttando da anni. Aiuta i protagonisti a penetrare nella prigione in cui è rinchiusa per liberarla, perché grazie ai suoi poteri è in grado di risvegliare il Guerriero. Una volta liberata muore felice e libera dal giogo del padre.

In Borderlands 3 si scopre che alla sua morte i suoi poteri da Sirena si trasferiscono a Patricia Tannis. In una missione è possibile scoprire dei ricordi di Angelo impressi in alcuni oggetti: riguardano alcuni eventi della sua infanzia e della tragica morte di sua madre.

Ellie
Ellie è la figlia di Mad Moxxi e sorella di Scooter. È una donna obesa. Nonostante l'enorme stazza riesce a muoversi molto agilmente. Nonostante l'aspetto si considera una donna molto affascinante. Non sopporta che le diano della grassona. Si sentiva oppressa da sua madre e ha deciso di aprire un'officina per i fatti suoi e anche perché pensava che Scooter avesse una cotta per lei.

In Borderlands 2 aiuta i protagonisti nella lotta contro Jack il Bello e li aiuta a costruire dei veicoli più corazzati.

In Borderlands 3 ambientato sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello, ella si unisce ai Crimson Raider e diventa il meccanico ufficiale di Pandora dopo la morte di Scooter. Anche qui supporta i protagonisti nella lotta contro i nuovi nemici, i Gemelli Calypso. Qui Ellie permetterà ai protagonisti di generare un qualsiasi veicolo che vogliono e modificarlo a loro scelta, inoltre è la costruttrice dell'astronave Sanctuary III. Durante una conversazione con lei si scopre che ella è rimasta molto sconvolta dalla morte di Scooter ma è fiera che sia morto da eroe. Affiderà diverse missioni ai Cacciatori della Cripta nel trovare parti rare dei Catch A-Ride per modificarli e renderli più efficaci.

Sir Hammerlock
Sir Hammerlock, il cui nome è Sir Alistair Hammerlock ed è il fratello di Aurelia. È un uomo molto colto, raffinato e come si considera lui un vero gentlemen. Ama la caccia e cacciare creature nuove mai viste per poi aggiungerle sul bestiario. La sua passione per la caccia tuttavia gli è costato il braccio destro e la gamba destra, mangiati da un mostro, tuttavia continua a cacciare. Come affermato da lui stesso è omosessuale e non si vergogna di ammetterlo. Il rapporto che ha con sua sorella Aurelia è molto teso, infatti i due si odiano profondamente ed ella cerca sempre di umiliare Hammerlock mostrando la sua superiorità, tuttavia egli preferisce ignorarla, per non abbassarsi al suo livello. Considera Aurelia una strega senza scrupoli, tuttavia come ha affermato lui stesso è pur sempre sua sorella e ogni volta lui cerca sempre di risolvere i dissapori con lei, ma invano, perché Aurelia non ha intenzione di riappacificarsi con lui.

In Borderlands 2 ripara l'occhio di Claptrap per poi aiutare i protagonisti a raggiungere Sanctuary. Nel DLC Caccia grossa con Sir Hammerlock invita i protagonisti a cacciare in una zona di Pandora dove ci sono creature molto strane e difficili da cacciare, tuttavia il loro soggiorno viene interrotto dalle azioni del Professor Nakayama; Hammerlock aiuta i protagonisti a sconfiggere il professore, per poi riprendere velocemente la caccia.

In Borderlands: The Pre-Sequel appare solamente alla fine del DLC Un viaggio Claptastico dove recupera un Claptrap da una discarica riuscendo a ripararlo.

In Borderlands 3 ambientato sette anni dopo la sconfitta di Jack il Bello, qui si scopre che Hammerlock ha incominciato una relazione con Wainwright Jackobs. Hammerlock viene rapito dai Figli della Cripta per conto di sua sorella di Aurelia che si è alleata con i Gemelli Calypso. Hammerlock successivamente verrà salvato dai Cacciatori della Cripta, Brick, Mordecai e Tiny Tina. Insieme a Weinwright e i cacciatori della Cripta si reca alla villa Jakobs per recuperare l'ultimo frammento della cripta di Eden-6 e qui vengono trovati da Aurelia che congela Hammerlock e Wainwright che successivamente verranno liberati dai cacciatori dopo aver ucciso Aurelia. Nel DLC Armi, Amore e Tentacoli: Il matrimonio di Wainwright e Hammerlock lui e Wainwright annunciano il loro matrimonio e assumono Gaige come wedding planer scegliendo il pianeta di ghiaccio Xylorgus come location della cerimonia. Qui Wainwright viene maledetto da una setta e posseduto, così Hammerlock, Gaige e i cacciatori cercano un modo per liberarlo. Alla fine dopo varie peripezie riescono nell'impresa e Hammerlock e Wainwright riescono a sposarsi e la cerimonia viene presenziata dai Cacciatori della Cripta.

Patricia Tannis
Patricia Tannis è uno dei personaggi secondari più importanti. Una donna molto intraprendente e affascinante. È una scienziata e archeologa con la passione di scoprire civiltà sperdute. Possiede un disturbo di personalità cambiando umore molto facilmente e discorso così dal nulla. A causa di questo suo disturbo non si spaventa mai, anzi, trova le situazioni pericolose interessanti. Quando sull'astronave Sanctuary III nella sua stanza il riscaldamento si è fuso congelando ogni cosa; ella per salvarsi si infila nel corpo di uno Skag e lo trova molto comodo, più di un sacco a pelo. Nel terzo capitolo si scopre che soffre della sindrome di Asperger. Ha dimostrato di avere anche un lato sadico come Zed: infatti quando sull'astronave Sanctuary III svolge il lavoro da medico, ella vede i suoi pazienti come cavie piuttosto come persone da curare. Tuttavia da quando si è unita ai Crimson Raider è riuscita a sviluppare un certo legame con tutti i membri ammettendo che sotto sotto ama la compagnia delle persone. La persona con cui si legata di più è Lilith, infatti solo lei sapeva che Tannis è diventata una Sirena. La sua più grande passione è lo studio della razza degli Eridiani e il suo sogno è scoprire tutto su di loro. La sua passione sugli Eridiani è nata perché ha ascoltato le registrazioni ECHO su Typhon DeLeon, il primo cacciatore della cripta. Lei ammira molto Typhon ed è l'unica persona che Patricia inizierebbe una relazione con lui. Quando è diventata una Sirena ha deciso di mantenere segreto la sua natura per non attirare l'attenzione su di lei. Avendo ereditato i poteri di Angelo possiede le sue abilità.

In Borderlands viene inviata su Pandora con lo scopo di trovare e aprire la Cripta. Viene poi contattata dei protagonisti per aiutarla a trovare il luogo della Cripta.

In Borderlands 2 dopo aver aperto la Cripta, Jack l'ha licenziata e tolto ogni cosa. Si unisce ai Crimson Raider per annientare Jack il Bello.

In Borderlands: The Pre-Sequel appare senza uno scopo particolare.

In Borderlands 3 ha un ruolo molto maggiore. Qui si unisce definitivamente ai Crimson Raider e li aiuta nella lotta contro i Gemelli Calypso. Qui ella aggiusta una delle mappe delle cripte e successivamente si reca sull'astronave Sanctuary III. Sull'astronave diventa il medico di bordo anche se vede i suoi pazienti come cavie. Dopo aver ricevuto gli altri frammenti della Cripta di Promethea li aggiusta ricostruendo la chiave. Successivamente riesce a creare un congegno che le permette di comunicare con i Cacciatori della Cripta all'interno delle Cripte. Dopo aver recuperato tutti i frammenti della chiave della cripta di Eden-6 si reca insieme ai cacciatori sul luogo e dopo aver ucciso la creatura ne assorbe i poteri, dopodiché viene rapita da Troy Calypso. Quest'ultimo la consegna a Pain and Terror per farla giustiziare durante l'evento "Carnivora". I Cacciatori della Cripta si recano a "Carnivora" e affrontano l'orda di FDC fino ad affrontare Pain and Terror. Durante il combattimento la loro arma perde Eridium e Tannis decide di assorbirlo mostrando la sua vera identità, ovvero che lei è una Sirena. Con i suoi poteri sconfigge i due, lasciando il colpo di grazia ai Cacciatori della Cripta. Tannis rivela che lei è diventata una Sirena dopo che Angelo è morta. In realtà lei non ha mai costruito un marchingegno per comunicare con loro, ma ha sempre utilizzato i suoi poteri da Sirena. I Crimson Raiders decidono di assaltare la fortezza dei Gemelli Calypso, ma devono superare le torri di guardia, così Tannis li invia nel suo vecchio laboratorio a recuperare un arnese per bloccarle, dopodiché insieme a tutti gli altri assaltano la fortezza. Dopo la morte di Troy Calypso scoprono che la Grande Cripta è Pandora stessa e per impedire il ritorno del Distruttore devono recarsi su Necrotafeyo, il pianeta natale degli Eridiani. Nel DLC Psyco Krieg e il fantastico sconquasso Tannis vuole scoprire cosa rende pazzi gli Psyco e secondo una sua teoria è colpa di un luogo nascosto dentro la loro mente chiamato Cripthalla, così decide di collegare i Cacciatori della Cripta alla mente di Krieg, l'unico Psyco che mostra ancora sprazzi di sanità mentale.

È in produzione un lungometraggio basato su Borderlands e il personaggio di Tannis sarà interpretato da Jamie Lee Curtis.

Janey Springs
Janey Springs è un'abitante di Elpis. È una ragazza molto affascinante, ma con un grande spirito di iniziativa. È un maschiaccio, tuttavia è un'abile inventrice. Ha costruito la sua casa su Elpis con dei rottami. Come afferma lei stessa è lesbica e, quando vede una ragazza molto attraente, comincia a fare allusioni sessuali. È la fidanzata di Athena.

In Borderlands: The Pre-Sequel salva i protagonisti conducendoli in salvo a casa sua per poi donargli un Kit-Oz per respirare. Man mano che si avanza nel gioco Springs e Athena si innamorano.

In Tales from the Borderlands appare come NPC. Ambientato dopo gli eventi di Borderlands 2 e gli eventi del passato di Borderlands: The Pre-Sequel. Janey e Athena vivono insieme e si trasferiscono su Pandora con l'intenzione di sposarsi. Qui Janey lavora insieme a Scooter e aiuta Fiona e Sasha a riparare il loro veicolo e a costruire un razzo per arrivare sulla stazione Helios.

Mr. Torgue
Mr. Torgue è un uomo di 43 anni, alto con un fisico super pompato e ogni centimetro del suo corpo è un muscolo infatti come detto lui stesso fa ogni giorno ginnastica. Indossa perennemente degli occhiali da sole, un cappellino rosso e possiede dei folti baffi. Va sempre in giro a petto nudo. È un uomo molto strano e particolare, quando parla non comunica con le persone tranquillamente ma urla. Cerca sempre di trovare qualcosa di figo da fare e trova fighe cose che in realtà non lo sono. Non ama i codardi e ama le armi e i combattimenti nella sua arena. Ama fare il conduttore e molte volte non si capisce quello che vuole dire. Quando gli viene in mente qualcosa vuole farla a tutti i costi anche se rischia di perdere il suo lavoro. È il creatore delle armi Torgue ed è bisessuale.

In Borderlands 2 appare la prima volta nel DLC Campagna del Massacro di Mr. Torgue dove invita i combattenti di Pandora a sfidarsi nella sua arena. Fa da presentatore ai combattimenti. Nel DLC L'orribile fame del tacchino da guerra Mr. Torgue che è il presentatore dello show affida una missione un po' stupida, ovvero, avvelenare il pranzo del tacchino da guerra per riuscire ad ucciderlo, così facendo Mr. Torgue può mangiarselo. Qui si fa la conoscenza della nonna di Torgue che è esattamente uguale a lui in ogni aspetto, con la differenza che è una donna e non possiede i baffi.

In Borderlands: The Pre-Sequel affida diverse missioni.

In Borderlands 3 non appare mai, tuttavia invia dei messaggi ECHO ai Cacciatori della Cripta quando affrontano le orde nelle sue arene e nel DLC Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot affida loro missioni nel distruggere determinati oggetti.

Crazy Earl
Crazy Earl è un individuo molto solitario e burbero. È un vecchio che preferisce vivere da solo e non avere compagnia, tuttavia se ha bisogno contatta dei mercenari per svolgere missioni. Non esce mai di casa e per comunicare con persone all'esterno si fa vedere solo da una piccola fessura sulla porta. Quando nell'intera galassia compare l'Eridium, Earl decide di aprire un piccolo mercato dove vende diverse armi in cambio di Eridium oppure di pietra lunare in mancanza del primo.

In Borderlands è in possesso di un pezzo della chiave della Cripta e prima di darla ai protagonisti gli fa svolgere determinate missioni.

In Borderlands 2 vive a Sanctuary ma non esce ma di casa. Dona ai protagonisti dei potenziamenti per il loro arsenale in cambio di Eridium.

In Borderlands: The Pre-Sequel vive sulla stazione spaziale di Elpis e come il capitolo precedente dona ai protagonisti dei potenziamenti per il loro arsenale in cambio di pietre lunari.

In Borderlands 3 vive sull'astronave Sanctuary III e come sempre dona ai protagonisti dei potenziamenti per i loro arsenale oltre ad aggiunte alla loro stanza in cambio di Eridium.

Typhon DeLeon
Typhon DeLeon è il primo Cacciatore della Cripta che abbia cominciato la ricerca delle Cripte ed è il padre dei Gemelli Calypso. Typhon è conosciuto in tutta la galassia per essere stato il primo Cacciatore della Cripta in assoluto aprendo le porte dell'era dei cacciatori della cripta. Tutti conoscono il suo nome e le sue gesta e viene spesso associato ad una figura leggendaria. Nei poster che lo ritraggono viene raffigurato come una persona alta, longilinea e alta, ma in realtà è un uomo molto basso e piuttosto in carne, tuttavia le sue abilità sono veritiere nonostante il suo aspetto. Il nome completo di Typhon si basa su Juan Ponce de León, un esploratore e conquistatore spagnolo noto per aver guidato la prima spedizione ufficiale europea in Florida ed il primo governatore di Puerto Rico. Le sue gesta hanno ispirato Patricia Tannis allo studio della cultura Eridiana e infatti Typhon è l'unica persona per cui la scienziata prova un interesse carnale. Porta sempre con sé uno zaino stracolmo di armi, come arma principale spesso utilizza una fionda luminescente oppure un prosciutto. Il suo occhio sinistro è cibernetico. Ha una personalità particolare, ma non cattiva, perché molto spesso esce fuori da situazioni pericolose, semplicemente utilizzando il suo prosciutto come arma o fuggendo perché come rivela lui stesso a volte la miglior arma è la fuga. È una persona che non si lascia mai abbattere e si rialza sempre, inoltre durante i suoi viaggi ha potuto vedere la crudeltà delle corporazioni. Durante i suoi viaggi ha lasciato sparsi dei messaggi ECHO, in cui racconta le sue avventure. Originario del pianeta Pandora, proviene da una famiglia di contadini. Quando morirono i suoi, all'età di 16 annim decise di iniziare una nuova vita e si imbarcò su una nave mercantile diretta su Promethea. Da lì scoprì l'esistenza delle Cripte degli Eridiani e cominciò la loro ricerca per pura curiosità, diventando così il primo Cacciatore della Cripta. Typhon negli anni ha viaggiato su molti pianeti tra cui Athenas, Promethea, Eden-6 e ha esplorato anche Pandora. Un giorno su Athenas incontra una Sirena di nome Leda di cui si innamora e i due cominciano una relazione. I due decidono di partire alla ricerca del pianeta natale degli Eridiani, ovvero Nekrotafeyo. La loro astronave si schianta sul pianeta rimanendo bloccati su esso. I due esplorarono il pianeta e seppero dell'esistenza della Grande Cripta. Ebbero due gemelli di nome Troy e Tyreen; però erano gemelli siamesi e Typhon decise di separarli per far vivere entrambi, così facendo entrambi hanno ereditato i poteri da Sirena della madre. Tempo dopo Leda morì e Typhon dovette crescere i due figli da solo, così raccontò loro dell'esistenza delle Cripte e della Grande Cripta. I due gemelli rimasero affascinati dal potere della Grande Cripta, così decisero di lasciare il pianeta lasciando da solo Typhon per ottenere il potere delle Cripte. Rimasto solo, Typhon costruì due robot servitori di nome Sparrow e Grease che lo aiutarono a costruire una base sul pianeta e divennero i suoi migliori amici.

In Borderlands 3 anni dopo quando ormai i suoi due figli sono adulti, sono riusciti ad aprire la Grande Cripta su Pandora e Tyreen accidentalmente fa cadere un registratore ECHO dove Typhon invia messaggio disperato sul perché hanno aperto la cripta e che per salvare Pandora devono recarsi su Nekrotafeyo. I Crimson Raiders tracciano la rotta per Nekrotafeyo e Lilith invia sul pianeta i Cacciatori della Cripta dove incontrano Typhon. Questi rivela che sul pianeta gli Eridiani hanno costruito una macchina in grado di fermare il Distruttore nel caso si fosse fermato. Typhon rivela che per attivarla bisogna utilizzare le chiavi delle Cripte di Eden-6, Promethea, Pandora e quella di Nekrotafeyo. Sul posto giungono Tannis, Lilith e Ava che cercano di attivare la macchina e nel mentre Typhon racconta la sua storia e la verità: lui è il padre di Tyreen e di Troy. Attivata la macchina giunge sul luogo Tyreen che la distrugge e Typhon cerca di far ragionare la figlia, ma lei non lo ascolta e lo uccide. Nelle sue ultime parole supplica Lilith di non far estinguere i Cacciatori della Cripta. Con la sua morte, Sparrow e Grease chiedono ai Cacciatori della Cripta di recuperare dei messaggi ECHO, per poi spararli in aria, facendoli esplodere per onorare la sua dipartita.

Lorelei
Lorelei è un'abitante del pianeta Promethea e comandante dell'esercito dell'Atlas Corporation. È una ragazza giovane molto attraente e il suo aspetto ricorda molto quello di una Sirena sebbene non lo sia. Possiede dei capelli corti di color azzurro con un ciuffo rivolto in avanti e possiede delle pitture di guerra sugli occhi. Indossa abiti da biker. Non ha paura di combattere ed è fiera di uccidere i suoi nemici, tuttavia dimostra di preoccuparsi molto per la gente del suo pianeta. Ha un rapporto di amicizia con il suo capo Rhys al punto da dargli del tu. Lorelei è ossessionata dal caffè, infatti prima di diventare comandante dell'Atlas lavorava in una caffetteria ed è proprio lì che ha incontrato Rhys la prima volta. La particolarità di Lorelei e che lei beve il caffè perché la rilassa, nonostante la bevanda serva per svegliarsi. Ogni giorno beve molte tazze di caffè e se non ne beve diventa particolarmente isterica: infatti una volta che non aveva bevuto il suo caffè mattutino prima di cominciare a lavorare aveva conficcato una forchetta nel collo di un cliente. Sembra che Zer0 abbia una cotta per lei.

In Borderlands 3 è la comandante dell'esercito dell'Atlas corporation e durante una battaglia viene supportata dai Cacciatori della Cripta che sono giunti sul pianeta per supportarla. Grazie a lei convince Rhys ad allearsi con i Crimson Raider per sconfiggere Katagawa e la Maliwan.

Ava
Ava è un'aspirante Cacciatrice della Cripta. È una ragazzina orfana che viene trovata da Maya su Athenas e diventa poi la sua apprendista. È una ragazzina che indossa i classici indumenti dei monaci di Athenas e possiede dei capelli azzurri scuri. Nonostante sia giovane, ama tantissimo l'avventura e il suo sogno è quello di diventare una Cacciatrice della Cripta e aprire una Cripta. A differenza di molti altri, crede che le storie di Claptrap siano vere e che lui abbia davvero svolto un ruolo fondamentale nella sconfitta di Jack il Bello. Vorrebbe anche uccidere qualche nemico. Possiede un diario segreto, dove scrive tutto quello che le accade. Trova noioso lo stile di vita dei monaci di Athenas e spesso pur di non leggere i loro libri preferisci entrare in azione. È molto legata a Maya, infatti la vede come una sorella maggiore.

In Borderlands 3 Ava aiuta i Cacciatori della Cripta a recuperare un po' di Eridium dalle tombe dei vecchi monaci per aprire il santuario dov'è tenuto uno dei frammenti della Cripta di Promethea. Dopodiché sale a bordo della Sanctuary III insieme a Maya. Quando quest'ultima e i Cacciatori della Cripta aprono la Cripta di Promethea e uccidono il suo guardiano, Ava attratta dal luogo giunge sul posto e purtroppo assiste impotente la morte della sua mentore e amica da parte di Troy Calypso. Quando i Crimson Raiders attaccano la base dei Gemelli Calypso, i Cacciatori della Cripta affrontano ed uccidono Troy e qui Ava tocca il suo corpo privo di vita e ottiene i poteri da Sirena di Maya.

Wainwright Jakobs
Weinwright Jakobs è l'erede della Jakobs Corporation, la corporazione più antica della galassia. È un uomo sui quaranta anni vestito come un nobile della Londra vittoriana, possiede dei capelli spettinati all'insù con alcune ciocche bianche. È un uomo molto colto, buono, devoto alla sua famiglia e al suo lignaggio. È omosessuale ed è fidanzato con Hammerlock che lo definisce l'amore della sua vita. Era molto legato a suo padre e ha promesso di dirigere la Jakobs al meglio. La sua famiglia abita su Eden-6 da molte generazioni e possiede una villa e un cottage. La sua famiglia ha un segreto, per generazione sono stati i custodi della chiave della Cripta del pianeta.

In Borderlands 3 i Gemelli Calypso si alleano con Aurelia, la sorella di Hammerlock. Ella si installa nella villa della famiglia Jakobs, costringendolo a rifugiarsi nel suo cottage. Hammerlock viene rapito e Wainwright viene messo alle strette dai Figli della Cripta che intendono ucciderlo, tuttavia chiede l'aiuto dei Crimson Raider che inviano i Cacciatori della Cripta su Eden-6 per aiutarlo. Una volta salvato egli assolda Brick, Mordecai e Tiny Tina per salvare Hammerlock e invia anche i Cacciatori della Cripta. Una volta salvato Alistair si reca insieme a cacciatori nella sua villa a cercare la chiave della cripta e qui inizia a combattere contro Troy, riuscendo a salvarsi. Nella villa trovano un vecchio giradischi in legno lasciato da suo padre dove rivela la posizione della chiave. Weinwrigh, Hammerlock e i Cacciatori della Cripta recuperano l'ultima chiave, dopodiché si recano in un'altra vecchia dimora dei Jakobs e qui vengono trovati da Aurelia che congela Weinwright e Hammerlock, ma questi vengono poi liberati dal Cacciatore della Cripta dopo aver ucciso Aurelia. Nel DLC Armi, Amore e Tentacoli: Il matrimonio di Wainwright e Hammerlock lui e Hammerlock annunciano il loro matrimonio e assumono Gaige come wedding planner, scegliendo il pianeta di ghiaccio Xylorgus come location della cerimonia. Qui scoprono che il pianeta è la tomba di una creatura della cripta che viene adorata da una setta. Wainwright viene soggiogato da una strega di nome Eleonore, leader della setta. Ella vuole utilizzare Wainwright per far resuscitare il suo amato e contrasterà i cacciatori della cripta in ogni modo, ma alla fine verrà sconfitta. Wainwright viene liberato e finalmente riesce a sposare Hammerlock. La cerimonia viene presenziata dai Cacciatori della Cripta.

Clay
Clay, diminutivo di Clayton, è un contrabbandiere che lavora per la Famiglia Jakobs. È a capo di un gruppo di contrabbandieri chiamati "Canaglie". È un uomo di colore vestito come un cowboy, con tanto di cappello e un cinturone con due pistole. Indossa degli occhiali da protezione. Era un contrabbandiere intergalattico fino a quando non fu catturato da Montgomery Jakobs. Quando Montgomery risparmiò la vita di Clay invece di ucciderlo, Clay abbandonò il suo clan di contrabbando e divenne un fedele amico della famiglia Jakobs.

In Borderlands 3 viene contattato da Wainwright Jakobs per aiutarlo nel sconfiggere i Gemelli Calypso creando una resistenza su Eden-6. Dopo aver liberato diversi uomini fedeli alla famiglia Jakobs, Clay diventa il capo della resistenza e affida diverse missioni ai Cacciatori della Cripta. Affiderà diverse missioni ai Cacciatori della Cripta per contrastare i Gemelli Calypso e sul ritrovare il suo gruppo di "Canaglie".

BALEX
BALEX è un'intelligenza artificiale senziente creata da Montgomery Jakobs. BALEX viene inserito a bordo dell'astronave Family Jewel come pilota e tempo dopo Montgomery inserì un'altra intelligenza artificiale di nome GenIVIV come fungeva da intelligenza da combattimento con un'ampia gamma di personalità. BALEX e GenIVIV iniziarono una relazione ma col tempo i rapporti divennero tesi e i due si lasciarono. La loro spietata separazione avvenne quando BALEX fece schiantare la nave sulla superficie di Eden-6 e GenIVIV lo fece installare nel corpo di un orsacchiotto prima di lasciarlo in balia della fauna locale.

In Borderlands 3 BALEX viene trovato dai cacciatori della cripta nello stomaco di una delle creature del pianeta, qui decide di aiutare i suoi salvatori a trovare nell'astronave scomparsa un messaggio di Montgomery rivolto al figlio Weinwright. Durante la traversata dell'astronave, il gruppo affronta GenIVIV che ha preso il possesso dell'astronave. Dopo averla sconfitta dentro un corpo di un droide, ella si nasconde nell'orsacchiotto di BALEX quando questi viene portato sulla Sanctuary III. GenIVIV prende il controllo dell'astronave, ma con l'intervento di BALEX viene scacciato e rinchiusa in una chiavetta USB. BALEX decide di diventare il pilota della Sanctuary III.

Guardiani delle Cripte

Il Distruttore
Il Distruttore è un'antica creatura interplanetaria proveniente da un'altra dimensione. Molto tempo prima dell'inizio della narrazione del primo Borderlands la razza aliena Eridiani decisero di sigillarlo all'interno di un pianeta. Così cominciarono a costruire un'enorme pianeta che sarebbe servito come prigione: tale pianeta viene chiamato Pandora. Esso viene chiamato dagli Eridiani "Grande Cripta" essendo il pianeta stesso. Gli Eridiani su Nekrotafeyo costruirono una macchina in grado di fermare il Distruttore, se si fosse risvegliato. Gli Eridiani sacrificarono la loro vita per attirare il distruttore dentro la Grande Cripta e fu una Sirena di nome Nyriad a chiuderla per sempre. Molti secoli dopo su Pandora giungono persone per cercare di aprire la cosiddetta "Cripta" per cercare tesori e quattro cacciatori della Cripta si recano sul pianeta, recuperano i frammenti di chiave e aprono la Cripta da cui fuoriesce una parte del Distruttore. Infatti la Grande Cripta comincia a indebolirsi e il Distruttore trova dei passaggi dimensionali per uscire. Dopo che i cacciatori della cripta aprirono la cripta, affrontarono la creatura credendo di ucciderla, ma in realtà questa si è rintanata nuovamente dentro la Grande Cripta per recuperare le forze. La parte del suo corpo che fu uccisa dai cacciatori della Cripta fu trovata da Jack il Bello, che recuperò l'occhio, per poi utilizzarlo come arma sulla stazione Helios. Dodici anni dopo, i gemelli Calypso decidono di aprire la Grande Cripta completamente per assorbire il potere del Distruttore essendo delle Sirene. I due con i loro poteri sfruttano Elpis che si scopre essere la chiave per aprirla e una volta aperta Tyreen Calypso assorbe il Distruttore, diventando lei stessa il Distruttore. I Cacciatori della Cripta affrontano Tyreen, riuscendo ad ucciderla e la Sirena Lilith utilizza i suoi poteri per fermare Elpis, affinché non distrugga Pandora.

Il Guerriero
Antica creatura Eridiana che come il Distruttore viene imprigionato all'interno di una prigione dimensionale. A differenza del Distruttore è molto più grosso e possiede l'aspetto di un'enorme iguana. Il suo corpo sembra essere ricoperto da rocce e lava, infatti è in grado di nuotare nella lava e sputarla dalla bocca. Una volta che Jack il Bello lo libera, prova a controllarlo, ma alla fine il Guerriero viene ucciso dai protagonisti. Grazie alle registrazioni di Nyriad si è scoperto che alcuni abitanti della galassia erano riluttanti verso il piano di sigillare il Distruttore dentro il pianeta Pandora e provarono a ribellarsi, tuttavia gli Eridiani crearono una nuova creatura appunto il Guerriero che uccise tutti gli oppositori e divenne il "Guardiano del Distruttore" per impedire a qualcuno che lo potesse risvegliare. Gli Eridiani costruirono la sua Cripta su Pandora, così facendo avrebbe sorvegliato e protetto sempre il Distruttore. Jack il Bello seppe dell'esistenza della cripta del Guerriero e voleva utilizzarlo come arma per governare la galassia. Inizialmente utilizza sua figlia, ma alla sua morte rapisce Lilith e utilizza i suoi poteri per aprire la sua Cripta. I Cacciatori della Cripta affrontano il Guerriero e Jack il Bello, riuscendo ad uccidere entrambi.

Il Custode
È la creatura guardiana della Cripta su Eden-6. È un essere gigantesco che assomiglia molto a un albero parlante, essendo composto interamente da alberi e legno. Tuttavia è in grado di scagliare fuoco ed è estremamente resistente. A differenza degli altri guardiani egli non dimora dentro la cripta, ma fuori. Se si vuole aprire la cripta di Eden-6 la creatura si risveglierà dal suo sonno e dopo averla uccisa la porta della Cripta si materializzerà. La chiave della cripta è stata spezzata in tre parti e custodita dalla Famiglia Jakobs per generazioni con lo scopo di difenderla. Dopo aver riunito ogni frammento i cacciatori della cripta affrontano Il Custode uccidendolo riuscendo ad entrare nella Cripta.

Il Furibondo
È la creatura guardiana della Cripta di Promethea. È più piccolo rispetto a tutti gli altri guardiani, assomiglia a uno Skag gigante tuttavia è incredibilmente agile e veloce, inoltre più subisce danni, più diventa forte e man mano che lo si affronta cambia forma e anche stile di combattimento. Dopo averlo ucciso definitivamente, Tyreen Calypso utilizza i suoi poteri per assorbire la forza del guardiano.

La Sentinella Empirea
Antica creatura Eridiana nonché "vero" guardiano della Cripta di Elpis. Di aspetto è praticamente uguale alla Sentinella, con la differenza che è enorme e mostra solamente la parte superiore del suo corpo. Come la Sentinella possiede un multi-volto che può roteare cambiando la morfologia della zona e ogni faccia corrisponde ad un elemento. Per distruggere completamente tale guardiano bisogna distruggere tutte le facce che possiede, inoltre può evocare degli Eridiani che lo supportano nella battaglia. Alla fine verrà sconfitto dai Cacciatori della Cripta.

Il Serpente
Antica creatura Eridiana e guardiano della cripta su Nekrotafeyo. Quando Typhon DeLeon e sua moglie Leda giunsero sul pianeta aprirono la cripta e uccisero la creatura. Non si conosce molto del suo aspetto, tuttavia in una registrazione ECHO di Typhon si scopre che aveva otto teste ed era gigantesco, inoltre una delle sue teste è appesa sopra la porta della sua Cripta.

Gythian
Era il guardiano della Cripta di Xylourgos. È il guardiano più gigantesco mai apparso in tutta la serie. È l'unico ad avere un nome proprio, tuttavia anche lui possiede un soprannome come gli altri, infatti è conosciuto come "Il Divora Cuori". È un mostro tentacolare gigantesco e i suoi tentacoli sono talmente giganti da fare ombra a un villaggio. I suoi tentacoli sono più grandi delle montagne e si annida in quasi tutto il pianeta. Sebbene sia deceduto molti anni prima si trova in uno stato di non-morte e il suo cuore batte ancora. Sul pianeta è riuscito a influenzare gli abitanti che lo adorano come una divinità creandone una setta segreta. Con i suoi poteri soggioga due ricercatori DAHL di nome Eleonore e Vincent che diventano i leader della setta acquisendo tutti i poteri di Gythian. Essi trasformano i loro adepti in creature simili a uomini-polpo e possono farli teletrasportare ovunque vogliano sul pianeta. Inoltre possono maledire chiunque con strani effetti che possono sembrare bislacchi e dai loro occhi fuoriesce un liquido nero che fa perdere loro le pupille, come ad esempio la città di Cursehaven. Gli abitanti infatti sono tutti maledetti e si comportano in modo strano.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Borderlands
Borderlands